

Glavni likovi

Likovi predstavljeni 2004. godine

Nada Horvat-Barić 
Nada Horvat-Barić je fiktivni lik RTL-ove sapunice "Zabranjena ljubav". Nadin lik je u četiri godine emitiranja, od prve do posljednje epizode (1-805), interpretirala glumačka veteranka Nada Rocco.

Nadin život prepun je iskustava koja su formirala njezin pozitivan svjetonazor. Otvorena je za sve ljude, bez obzira na njihov način života. Nada je već dugo vlasnica malog kafića "Nana" u centru grada Zagreba. Kupila ga je novcem naslijeđenim od tete zajedno s malom kućom nedaleko od obitelji Novak. Iako je često bila na putovanjima oko svijeta, Nada se rado vraćala kući. Tada se također brinula za Danijela Lončara dok je Josip radio. Odgajala ga je prve tri godine života dok se Josip nije oženio Biserkom. Od tada je Nada zadržala snažnu vezu s Lončarevima. Nada uživa u okruženju mladih ljudi i njihovoj vitalnosti i često se s njima slaže bolje nego s ljudima svoje dobi. 

Kao jedan od svojih najvećih uspjeha drži prijateljstvo s Majom Vuković koju je spasila od ulice i prostitucije zaposlivši je u svom kafiću. Upoznaje postarijeg udovca Maksa Barića s kojim započinje ljubavnu vezu koja ubrzo rezultira brakom. Na kraju prve sezone, poludjela Barbara Drmić probola ju je nožem želeći joj se osvetiti što je čuvala tajnu o Danijelu. Zahvaljujući snazi duha i liječničkoj pomoći, život joj je spašen. 

Uvijek je uživala u dobroj čašici, ali je ta navika u jednom trenutku prerasla u problem. Kriza je započela kada je Nadin suprug, Max Barić, preminuo od srčanog udara. Njegova smrt ju je strašno pogodila stoga je pronašla utjehu u piću. Situacija je izmicala kontroli do faze u kojoj joj je bilo lako smjestiti automobilsku nesreću u kojoj je poginuo Leon Bauer. Nadin je život tada krenuo nizbrdo i čak je zadržana u zatvoru dok se nije otkrila istina o nesreći, odnosno da je Marko Vuković ubio Leona. Nada je kasnije na tu tragičnu epizodu gledala kao poticaj na to da prizna kako ima problem s alkoholom i pristupi sastancima anonimnih alkoholičara. Nakon Majinog odlaska, Nadi se njen stan učinio prazan. Prodaje pola kafića Steli Vidak i mora prihvatiti Steline uvjete za modernizaciju kafića.

Nadu ponekad rastuži što joj se život toliko promijenio, no naposljetku uvijek uspijeva zadržati vedar duh. Voljela bi da je u njenom stanu više ljudi za koje bi se brinula, ali možda se ipak mora naviknuti biti sama. Utjeha joj je spoznaja da je uvijek vodila dinamičan i ispunjen život. Zato još uvijek ima mnogo tajni iz Nadine prošlosti, pogotovo iz mladih dana, za koje nitko nije zna. U njen je kafić počeo često navraćati Luka Laušić, mladić pun savjeta za ljude u kafiću. Ubrzo se otkriva šokantna istina - Luka je Nadin biološki sin iz vremena dok je bila u ljubavnoj vezi s Marinkom Ružićem. Misleći kako su i Marinko i Luka poginuli krajem 70-ih godina, Nada je potisnula taj događaj i nikome nije priznala istinu o svojoj obitelji. 

Nakon Stelinog odlaska, Nada sama vodi "Nanu" koja je iz kafića prerasla u restoran. Na Silvestrovo 2006., Luka u Nadin stan dovodi svog oca Marinka, Nadinu staru ljubav. Nakon razriješavanja nesporazuma iz prošlosti, Nada i Marinko nastavljaju živjeti skupa. Godine 2008. Nada je uočila kako se Marinko iznenada promijenio i kako je više ne primjećuje. Na kraju serije, Nada otkriva Marinkovu tajnu romansu s Eleonorom Šarić. Bijesna i očajna Nada spakira kofere i napusti Zagreb.

Leon Bauer 
Leon Bauer je fiktivni lik RTL-ove sapunice "Zabranjena ljubav". Mario Mohenski tumačio je Leonov lik od početka serije pa sve do prosinca 2004. 27. prosinca 2004. Leona je nastavio glumiti Marin Knežević koji je tu ulogu odigrao sve do smrti lika 30. studenog 2005.

Leon Bauer je bio sin modne kreatorice Lidije i sitnog kriminalca Roberta Denone. U početku serije bio je u ljubavnoj vezi s Petrom Novak. Nakon par tjedana hodanja, Leon je otkrio Petri kako je homoseksualac. Nekoliko je mjeseci bio u ljubavnoj vezi s poduzetnikom Sebastijanom Vidušićem. Nakon prekida veze, upustio se u ljubavnu avanturu s fotografom Jakovom Barišićem. U noći Sašinog i Ivinog vjenčanja, na Leona je Nadinim automobilom naletio Marko Vuković. Leon je preminuo na licu mjesta.

Lidija Bauer-Novak 
Lidija Bauer-Novak je fiktivni lik RTL-ove sapunice "Zabranjena ljubav". Lidiju je utjelovila Katja Zubčić i tu je ulogu igrala od druge epizode serije pa sve do 19. travnja 2007. Glumica je napustila stalnu glumačku postavu 2006. godine i Lidijin lik se u funkciji stalne članice postave zadnji put pojavio 9. ožujka 2006. godine kada je ona otišla u Milano. Lidija se u seriju vraćala u dva kratka perioda, prvi put od 29. rujna do 20. listopada 2006. godine, te drugi i posljednji put od 4. do 19. travnja 2007. U tim kratkim povratcima, bila je kreditirana kao gostujuća uloga.

Tina Bauer-Fijan 
Tina Bauer je fiktivni lik RTL-ove sapunice "Zabranjena ljubav". Tinu glumi Antonija Šola u četiri godine emitiranja serije, od prve do posljednje epizode.

Tina je morala jako brzo odrasti u vremenu iza nje. Godinama je živjela u uvjerenju da je centar svemira. Odrastala je kao dijete iz obitelji srednjeg sloja, okružena djecom bogataša. Nije shvaćala zašto ona ne bi mogla imati sve što imaju oni. Majka Lidija joj je u svemu ugađala od malih nogu, želeći joj tako nadoknaditi odsustvo oca kojeg nikada nije upoznala. Tina je bila drugo dijete Bauerovih. Brat Leon je uvijek bio samozatajan i nježan, a Tina potpuna suprotnost. Kada joj se učinilo da Lidija postaje prestroga prema njoj, krenula je u potragu za svojim ocem, Robertom Denonom. Iznenadila se doznavši da Robert ne zna niti da ona postoji. Tina je dovela Roberta u Zagreb gajeći nadu da će njeni roditelji opet biti ponovno zajedno. Ipak, za Tinu je uslijedio niz razočaranja koja će zauvijek srušiti njezin bajkovit pogled na svijet. 

Prvi veliki šok je bio kada je njen voljeni brat Leon poginuo u automobilskoj nesreći. Bez oslonca u Leonu, Tina je prisiljena preispitati svoj život. Otac je ohrabrio da nastavi školovanje u večernjoj školi. Tina nikada nije bila pretjerano zainteresirana za učenje pa je i u večernjoj školi pronašla druge interese, i to ljubavne, u obliku Dejana Bobana. Nije ju ni najmanje zasmetalo kada je doznala da je Dejan porijeklom Srbin, no njezinog oca jest. Kako nije mogao utjecati na Tinin izbor, uzeo je stvari u svoje ruke i napao Deana zauvijek ga unakazivši. 

Kada je Lidija zbog posla odlučila odseliti iz Zagreba, Tina ju je preklinjala da je ne vodi sa sobom kako bi mogla biti s Dejanom. Lidija je otišla, a Tina ostala i uselila kod Jakova Barišića, bivšeg Leonovog dečka, nastojeći biti što više uz Dejana i pomoći mu u glazbenoj karijeri. Raspadom Dejanovog benda, rastali su se i Dejan i Tina. Tinu su povrijedile Dejanove optužbe da je preplitka da bi ostala uz njega sada kada je njegov fizički izgled narušen. Boljelo je, zato što je bilo blizu istine. Osjećajući se gore nego ikad, Tina je odlučila okrenuti leđa manekenstvu koje je do sada obožavala kako bi dokazala svoju zrelost. Tina počinje tražiti novi pravac u životu. Završava večernju školu i počinje shvaćati da nikada neće živjeti život pod svjetlima pozornice – ni kao model, ni kao pjevač. 

U potrazi za svojim sljedećim korakom na putu odrastanja dobiva posao u agenciji "Zen Kozmetika", te upoznaje mladog Nikolu Benčića, koji je više zaljubljen u njenu šeficu Anu Fijan, nego u Tinu. Nakon što je odustala od Nikole, počeo ju je privlačiti stariji Zlatko Fijan, prema kojem Tina gaji istinske osjećaje, ne sluteći kako ljubav nije obostrana. U isto vrijeme, misli kako nešto osjeća i prema Nikolinom bratu, Antunu Benčiću, kojeg istodobno i voli i ne podnosi, no zna da je Antun za nju spreman napraviti sve. Nakon što Jakov ode u Berlin, Tina ostaje u stanu s Franjom, Dunjom i Nikolom. Nakon što je jedne noći spavala s Nikolom, Tini je neugodno pred Anom koja je ispituje o Nikoli. Uskoro sazna da je trudna no ne zna tko je otac djeteta. Nikola ili Zlatko? Usprkos svemu, odlučna je napraviti pobačaj, no Zlatko ubrzo saznaje da je Tina trudna, te je odlučuje zaprositi. Nakon što ona prihvati biti Zlatkovom ženom, sprema vjenčanje sa svojom prijateljicom Petrom. Nakon što se vjenčanje održi, Nikola saznaje kako je Tina trudna više od 2 mjeseca, i shvaća kako bi dijete koje Tina nosi moglo biti njegovo. Nažalost, Zlatko načuje njihov razgovor, te nakon što Nikola ode, Tina i Zlatko se posvađaju, a Tina slučajno padne po stepenicama gdje je Zlatko i Antun ugledaju onesviještenu. Nakon što je prebačena u bolnicu, liječnici obznane Zlatku kako je Tina u komi, a nakon što joj on isključi aparate izgubi dijete. Nakon mjesec dana kome, Tina se budi, a pokraj nje se nalazi Zlatko, koji zna pravu istinu - kako je Tinino dijete bilo Nikolino, a ne njegovo, te u strahu da će Tina reći istinu kako ju je on bacio niz stepenice, Zlatko je krene ubiti, no tajanstvena osoba spasi Tinin život. No, je li to uistinu bila tajanstvena osoba ili je to učinila sama Tina ? Ne zna se.

Nakon Zlatkova pogreba, Tina ostaje živjeti u kući Fijan, zajedno s Anom, koja je ne podnosi od trenutka kad je saznala da je spavala s Nikolom. Osim toga, Tina ima i drugih problema. Zlatko joj je ostavio dugove, love je kamatari kao kriminalac Charlie, a pokušava spasiti i staru Zlatkovu produkcijsku kuću "Adriatic" od propasti, u čemu joj pomaže Borna. A na ljubavnom planu joj trenutno cvjetaju ruže - ona i Antun održavaju svoju vezu i dalje tajnom. Odlučna da pomrsi Aninu i Nikolinu vezu, na Aninoj slikarskoj izložbi, Tina otvara alarm, te Nikola ugleda svoju dragu Anu u zagrljaju drugog čovjeka. Javlja se i ljubomora kad sazna kako se njen, sada već bivši dečko, Antun viđa s tinejdžerkom Megi Majetić.

Kamatari joj svakodnevno zvone na vrata, i prijete smrću, te Tina odluči stati tome na kraj, rekavši Marijani za Charlijev bar, u kojem sve vrvi od ilegalnih poslova. Racija ispadne lažna, a Charlie se kune Tini kako će skupo platiti. U isto vrijeme, nabacuje joj se i stari Zlatkov odvjetnik, Miljenko Perišić. Nakon što joj Charlie u kuću dovede "bijelo roblje", Tina se uspaniči. Sve se riješi kad Borna odvede Charlijea van države, koji oprosti dug njemu i Tini. Jakov se vraća u njen život, te nastavljaju živjeti pod istim krovom, pošto je zakonski, prema Zlatkovoj oporuci, vila pripala Tini. Namjerava oživjeti svoju pjevačku karijeru, no fijaskom u jednom klubu, njen menadžer Borna joj kaže kako bi trebala pjevati narodnjake, a ne pop muziku, kakvom se dosad Tina bavila. Tina je pomalu tužna jer Borna pridaje veću važnost Mati, novom pjevaču,  nego njoj. Ubrzo Mate joj se počne sviđati te ona odluči to iskoristiti kako bi se o njoj pisalo u novinama. Nakon toga odluči zavesti Matu. Izlazi njihov novi duet koji nije dokraja sređen pa Borna poludi na nju.

Igor Carević 
Igor Carević je fiktivni lik RTL-ove sapunice "Zabranjena ljubav". Igora glumi Dejan Marcikić u četiri godine emitiranja serije, od prve do posljednje epizode.

Igorovi problemi su počeli kada je završio u zatvoru zbog sumnje za ubojstvo svog šefa. Usprkos tome što je dokazana njegova nevinost, Igor još uvijek osjeća da ga svi tretiraju poput kriminalca. Čini mu se da, ako ga zaista svi tako doživljavaju, nema smisla ponašati se drugačije. 

Rođen je u Splitu, ali kao dječak se s roditeljima doselio u Zagreb. Nekada je imao san postati profesionalni nogometaš, ali nikada nije dobio željenu priliku. Nakon završetka njegova školovanja, roditelji su se vratili u Split, ali on je odlučio ostati u Zagrebu. Dobio je posao trenera u teretani Tomislava Kosa, u vrijeme kada je započeo vezu s Ivom Lončar. Prvi put se susreće s ilegalnim aktivnostima kad primijeti da Tomislav u teretani prodaje ilegalne steroide. Kos biva ubijen, a istraga Igora dovodi u vezu s prodajom steroida te on bude optužen za ubojstvo. Iva je sve to vrijeme bila jedina osoba koja je vjerovala u Igorovu nevinost. 

Kada se dokazalo da je Kosa ubila njegova žena Vesna, Igor je pušten iz zatvora. Njegova želja je ponovno izgraditi život s Ivom. Nažalost, Iva je u međuvremenu pronašla novu ljubav s Aleksandrom Barićem i već se naveliko planira njihovo vjenčanje. Iva je trudna, ali dijete bi moglo biti i Igorovo, začeto u trenutku strasti kada je pušten iz zatvora zbog posjeta bolesnoj majci. Igor je odlučan ne prepustiti svoje dijete drugom ocu te pokuša spriječiti vjenčanje, ali u crkvu dolazi prekasno. No uporan je u odluci da testiranjem dokaže svoje očinstvo. Kada je dokazano da je Dora njegovo dijete, Igoru je postalo jasno da će teško dobiti skrbništvo s obzirom na svoj zatvorski dosje. Rješenje se ukazalo u vidu Petre Lončar. Igor se zbližio s Petrom jer je spletom nesretnih okolnosti bio jedan od njenih otmičara dok je bila oteta. Petra mu se odužila udajom za njega, znajući da će taj čin povećati njegove šanse za dobivanje skrbništva nad Dorom. Kada je Ivin i Aleksandrov brak propao, uvelike Igorovom zaslugom, shvatio je da je prenaglo oženio Petru. Našao se uhvaćen u zamci braka bez ljubavi, te ga počinje izluđivati nemogućnost da to promijeni u trenutku kada je Iva slobodna. Ono što zaista želi su Iva i dijete, dok ga buđenja pored Petre sve više ispunjavaju srdžbom. 

Nakon razvoda od Petre, Igor se seli u stan Filipe Budicin, gdje, nakon njenog odlaska, dobiva novog cimera, Nikolinog brata, Antuna Benčića. Oboje se bave sitnim poslovima, klade se na kladionicama, te obavljaju prljave poslove za ostale. Iva je povrijeđena kada sazna kako se Igor ne misli napokon smiriti i postati normalan čovjek, s poslom i vlastitom plaćom. Igora još više izjeda što se Iva zbližava s Lukom, te će pokušati narušiti njihovu zabranjenu ljubav. Nakon useljavanja policajke Marijane u stan, navodi Igora da promisli jer Marijana bi mu mogla više odmoći nego pomoći, no uskoro počne osjećati nešto prema njoj. Nakon toga, nakon dugo traženja, Igor dobije novi posao, i to ni manje ni više nego posao klauna - zabavljača na rođendanskim zabavama. Čini se da Igoru cvjetaju ruže, osim novog posla, vratila mu se i stara ljubav - Iva. No, koliko će veza potrajati... pogotovo kada se počinju javljati iskre između njega i Marijane, a i proživi strastvenu noć sa slijepom Klarom. Na Biserkin nagovor, Igora u vinariji "Šarić" zaposli Jure, no Igor želi još novca za sebe i svoju obitelj, pa pokuša pokrasti djecu na berbi. Plan mu upropasti Petra koja kaže cifru koja bi trebala pripasti djeci. Svađom na Nadinom rođendanu, pasivna veza Igora i Iva biva ispunjena bijesom i ljutnjom. Nakon što Iva sazna za njegovu nevjeru s Klarom, odluči ga napustiti i odlazi u Australiju zajedno s njihovom kćerkom, Dorom. Igor se odlučuje boriti za skrbništvo, te zajedno s Antunom planira pljačku, čijim bi novcem platio dobrog odvjetnika za Dorino skrbništvo. Pljačka doživi fijasko, a voljena žena i kćer odlaze iz njegovog života.

U teškoj depresiji zbog Dorinog i Ivinog odlaska, Igor provodi sate i dane uz televizor u svom stanu. Društvo mu pravi Marijana, koja je povrijeđena što je Nikola pobjegao zajedno s Anom u Argentinu. Marijana i Igor ubrzo spavaju zajedno, a jutro kasnije, u polusnu, Igor nazove Marijanu "Ivom". Nakon što se Tom i Marijana počnu zbližavati, Igor otvoreno pokaže svoju ljubomoru, te namjerava otkriti Marijani pravo Tomovo lice.

Ljubo Carević 
Ljubo Carević je fiktivni lik RTL-ove sapunice "Zabranjena ljubav". Ljubu je glumio Ivan Martinec od šeste epizode serije, pa sve do 2. siječnja 2006.
Ljubo Carević je mlađi brat Igora Carevića. Ljubo je jako smušen i djetinjast. Najviše je provodio vremena s Matijom i njogovom bivšom curom Lanom u koju se kasnije i zaljubi. Ljubo trenutno živi s majkom u Splitu.

Lana Kos 
Lana Kos je fiktivni lik RTL-ove sapunice "Zabranjena ljubav". Lanu je glumila Petra Kurtela od početka emitiranja serije, pa sve do 14. lipnja 2006.

Lana je živjela s ocem i majkom u naizgled normalnoj obitelji. Sve se promijenilo ubojstvom njena oca, Tomislava Kosa, a osumnjičeni su Igor Carević i Danijel Lončar. U vezi s Matijom zatrudni te pobjegnu. Uskoro se vrate kući, no u školi joj se izruguju zbog trudnoće. Tihana se posvađa s Lanom pred školom te je gurne preko klupe, te Lana izgubi dijete. Iznenadno počne se družiti s problematičnom Tihanom. Nakon toga ostavlja Matiju, pa se počne družiti s ovisnicima o drogi i tulumariti. Vesna također odbija pomoć Matije i njegove obitelji. Vesna se počne čudno ponašati te s Lanom bježi u Istru. Putem dožive nesreću i policija uhiti Vesnu jer se saznalo da je ona ubila svog muža. Lana je u šoku i nastavlja živjeti s Matijinom obitelji jer nema kuda otići. Rugaju joj se zbog toga što joj je majka u zatvoru. Počinje se družiti s Tinom Bauer. Dolazi joj teta Filipa Budicin te se sele u novi stan. Uskoro Filipa zapostavlja Lanu pa se ona ponovno počne drogirati. Tihana je upozna s dilerima droge. Lana upozna Unu Bogović i Alana Giričeka, svodnika. Ne znajući što joj se sprema, Lana se zaljubi se u Alana koji uvodi u svijet prostitucije. Tina se prestaje družiti a Lanom jer joj je sve to čudno. Lana je tako bila prisiljena spavati s klijentima kako bi dobila drogu. Policija jedne noći uhvati prostitutke na cesti no Lana uspije pobjeći, a Una se predozira u zatvoru i umire. Lana nastavlja po starom, sve dok je jedne noći ne ugleda Nada Barić i odvede je u bolnicu. Filipa je tužna i zabrinuta, a Lana odlazi u rehabilitacijski centar u Međugorje. 

2007. godine Filipa je, nakon što se vratila u Zagreb, otkrila kako se Lana oporavila te da sada živi u Istri, te se bavi slikanjem i pisanjem poezije.

Vesna Kos 
Vesna Kos je fiktivni lik RTL-ove sapunice "Zabranjena ljubav". Vesnu je glumila Marina Poklepović od treće epizode serije, pa sve do 28. rujna 2005.

Vesna je Lanina majka. Ona je od samog početka bila protiv toga što se Lana zabavlja s Matijom Lončarom. To je kulminiralo nakon ubojstva Vesninog muža Tomislava. Nakon što je Danijel viđen kako bježi s mjesta zločina neposredno posle zločina, Vesna je počela da ga sumnjiči i to je dodatno zateglo odnose između nje i Lončarovih. Kasnije, Danijel biva oslobođen, ali Vesna nastavlja da se protivi vezi Lane i Matije. Lana i Matija kasnije bježe zajedno i ona za to krivi Lončarove i govori im da će, ako treba, zvati i policiju. Lana je kasnije htela da se vrati kući, ali se predomislila, a Vesna je optuživala da joj to Matija govori šta da joj kaže. Kad je Lana ostala u drugom stanju s Matijom, Vesna konačno prihvata Matiju kao Laninog dečka i oca njezinog djeteta. Lana se zajedno s Matijom vraća kod Vesne i tamo žive neko vrijeme.

Na početku druge sezone inspektor Brajdić joj govori da su velike šanse da se Igor oslobodi za optužbe da joj je ubio muža (jer je u toku prve sezone bio uhićen zbog toga). Vesna mu govori da, ako ne želi da završi u zatvoru, Brajdić mora da uhiti Danijela i opet se optužbe protiv Danijela iz prve sezone nastavljaju. Nakon prometne nesreće u kojoj je Vesna prošla bez ozljeda, a Lana teško ozlijeđena, Vesna priznaje Lani, koja je spavala, da je ubila Tomislava jer ju je htio napustiti i sa sobom povesti Lanu, što mu nije mogla oprostiti. Nakon toga, u sobu ulazi Biserka s dva policajca i njih dvojica je odvode.

Trenutno služi zatvorsku kaznu zbog ubojstva svog supruga, Tomislava Kosa.

Biserka Lončar 
Biserka Lončar je fiktivni lik RTL-ove sapunice "Zabranjena ljubav". Biserku je glumila Vanja Matujec od početka emitiranja serije, pa sve do 9. studenoga 2007.

Biserka Fijan je imala miran i sređen život. Odmah nakon završene škole počela je raditi kao medicinska sestra, kada je u bolnicu dovezen Josip Lončar zbog pada s gradilišta. Josip ju je šarmirao, inzistirajući da ona bude njegova glavna njegovateljica. Veza je završila brakom i Biserka je odgajala Josipovog sina Danijela kao da je njeno dijete. Uskoro su dobili još dvoje djece – Ivu i Matiju. Biba je prestala raditi kao medicinska sestra kako bi se u potpunosti posvetila ulozi žene i majke. Povratak Josipove prve ljubavi Viktorije, uzdrmao je Bibin sretan brak. Kada joj je Josip priznao da još uvijek voli Viktoriju, bila je osupnuta, što rezultira njegovim izbacivanjem iz stana. 

Josip je bezuspješno pokušavao vratiti Biserku, ali njegovi su je postupci još više odbijali i na kraju prisilili da nastavi s vlastitim životom. Kako je trebala novac da bi održavala kućanstvo, Biba se ponovno zaposlila u bolnici. Uživala je biti ponovno na poslu iako su joj djeca znala prigovarati što više nije toliko kod kuće. Biserka je u bolnici upoznala doktora Gorana Vučića. Radeći zajedno, sve su se više zbližavali, ali tek kada je Biba uspjela prevladati sumnje da nije u redu viđati nekog tko nije njezin suprug. Goranu se nije svidjelo kada ga je Biba pokušala iskoristiti za lažno prikazivanje nalaza testa očinstva, kako se ne bi doznalo da je Igor Dorin pravi otac. Taj postupak ga je otjerao od Bibe. 

No u Biserkin život dolazi još jedan problematičan muškarac, ovaj put njezin brat – Zlatko Fijan. Vrativši se iz Južne Amerike, osmislio je prijevaru kojom je oduzeo Biserki obiteljsku zemlju. Biserka mu je pokušala uzvratiti udarac unajmivši mladog odvjetnika Branimira Pukšića. Iako je izgubila parnicu, osvojila je Branimirovo srce. Za Biserku se nije bilo lako upustiti u vezu s 15 godina mlađim muškarcem. Branimir je pokušao riješiti Biserku sumnji, ali ona je bila previše zabrinuta zbog reakcija okoline, posebno obitelji. Kada bi mogla staviti vlastitu sreću na prvo mjesto, veza s Branimirom bi mogla postati najbolje što joj se dogodilo. Ali Biserkin najveći kamen smutnje je što uvijek stavlja želje i potrebe drugih ispred svojih. Nakon što je pobacila Branimirovo dijete, on ju ostavlja, te Biba ostane shrvana. Vraća se u bolnicu, gdje postane ovisna o tabletama, što kasnije iskoristi njena vječna neprijateljica Karolina. Nakon što dobije otkaz u bolnici jer je otkrivena istina o njenoj krađi lijekova, Stjepan je zapošljava u vinariji "Novak". 

U međuvremenu, u njen život ulazi novi, bogati poduzetnik Jure Šarić, i to sasvim slučajno, prometnom nesrećom. Iako je ispočetka bila šokirana saznanjem da je Jure bogat, Biba se prilagođava novom životnom stilu, te odlučuje promijeniti svoj look kako bi bila atraktivnija svom novom partneru. Ubrzo, nakratko odlazi u Australiju  kako bi prisustvovala vjenčanju svog sina, Matije Lončara, i njegove životne izabranice Karmen. Kad se vrati u Zagreb, uviđa da je Jure postao novi vlasnik vinarije "Novak", i kako ne bi mješali poslovno i privatno, Biserka napusti posao u vinariji, a Jure se doseli k njoj u stan. No, uskoro bi im se veza mogla pogoršati, s obzirom na to da Jure od nje skriva kako je poljubio Karolinu. Nakon propalih zaruka i priznanja kako su se on i Karolina poljubili, Jure se seli iz Biserkine kuće, i oni prekidaju, no ne zadugo. U noći kad Iva i Biserka prespavaju u staroj kući Biserkinih predaka, Jure ulazi u kuću, i prestrašena Biserka, misleći da je provalnik, ga upuca. Juru je metak okrznuo, no Biserka i Jure se ponovno zbliže i zaruče se. Uskoro će njihova ljubav biti okrunjena brakom. Ili ne? Uskoro, Biba doživljava novi udarac - smrt vlastita brata Zlatka. Nakon Aninog i Gabrijelinog odlaska, Biba nastavlja planirati svoje vjenčanje, sve dok ne saznaje za Karolininu i Jurinu novu aferu. Isprva Biba istjera Juru iz kuće, no odlučuje mu pružiti novu šansu. Druge večeri, dolazi u Jurinu sobu u hotelu, u kojoj se nalazi i Karolina, koja je osmislila novu igru kako bi napakostila Bibi. Karolina je dočeka polugola, a Biba jednom zauvijek odluči završiti svoju priču s Jurom. Ubrzo, saznaje od Matije kako će ponovno postati baka i to blizanaca, te se Biba odlučuje preseliti u Australiju, zajedno s Ivom i svojom unukom Dorom. Oprostivši se s Nadom, Marinkom i Petrom, odlazi u novu zemlju, u potrazi za novim životom.

Trenutno živi u Australiji, zajedno s Ivom, Dorom, Matijom i njegovom obitelji.

Danijel Lončar 
Danijel Lončar je fiktivni lik RTL-ove sapunice "Zabranjena ljubav". Danijela je glumio Zoran Pribičević od prve epizode serije, pa sve do 29. svibnja 2006.

Danijela je odranila Josipova dugogodišnja prijateljica Nada,ona je bila Danijelu kao majka kada ga je prava majka odnosno Viktorija ostavila i otišla s njegovom sestrom blizankom za boljim životom.Kada je Josip upoznao Biserku i osnovao obitelj s Danijelovim bratom Matijom i sestrom Ivom,Biserka je Danijela zavolila kao da joj je rodjeni sin a i Danijel nju.Danijel kada je odrastao nije mogao da pronađe zajednički jezik s Josipom pa se seli u Italiju za boljim životom.Iz Italije se vraća kada puni 22.godine u isto vrijeme se vraća i Petra sestra blizanka sa studija u Londonu,oni se sudaraju na kolodvoru i tada počinje ljubav na prvi pogled. Međutim Danijela zadesi problem kada bude krivo optužen za ubojstvo Tomislava Kosa.Danijel bježi Nadi koja ga skriva zajedno s curom Majom,koja se posle i zaljubi u Danijela, međutim on voli samo Petru.Pošto ga traži policija on se predstavi Petrinoj obitelji kao Andrej,Borna i Viktorija ga nisu mogli podnijeti dok je Viktorijin muž Stjepan odmah zavolio Danijela i pružio mu posao.Danijel je radio ,kada je se pronašao ubojica ,Danijel se vraća od Nade počinje raditi s ocem na gradilištu,i prekida odnose s Petrom posle Nadinog priznanja, međutim Petra se razočara što je Danijel izbjegava.Kada se Petra razboli i bude potrebna koštana srž istina izlazi na vidjelo,operacija je prošla uspješno, istina je saznata i mogu početi s novim životima.Poslije ubojstva Viktorije Novak,Danijel dobije nasljedstvo Zen kozmetiku,ali kada Marko njen momak otme Petru Danijel prodaje Zen Biserkinom bratu Zlatku i tako ostaje bez ičega.Danijel je se bio uveliko osamostalio u svom stanu kojem je vječno bila i njegova cura Stela,sve dok je dnog dana Zlatko nije zamrsio račune između njih.Danijel napušta Stelu slomljenog srca i vraća se doma Bibi. Danijel sav u depresiji postaje nervozan na sve oko sebe a pogotovo na starog prijatelja Igora koji je tukao Petru s kojom je već bio u braku i varao je s njegovom drugom sestrom Ivom s kojom ima kći Doru.Danijela napokon pogleda sreća upoznaje ženu posle dugog vremena i depresije. Sanda novinarka koja je zaslijepila Danijela.Danijel je već počeo da normalno živi.Sanda je pozvala Danijela da ide s njom u Split što je Danijel prihvatio,zajedno su se družili,zezali sve dok Petra nije nazvala Danijela da dodje kod nje također i ona je bila s jahtom i Karolinom,Bornom i Stjepanom i svojim mužem zbog kojeg je i zvala Danijela,Igor ju je ponovo udario,Danijel se zakači sa Sandom i trči Petri na plažu gdje su sami.Strast se ponovo probudila,Petra je poljubila Danijela koji je uporno izbjegava i sprečava,međutim na kraju su spavali i planiraju bijeg ali Petra zamoli Danijela da ide s njom na jahtu po stvari a i Stjepan bi je prije pustio s njim. Tako i biva,međutim sve kreće po zlu kada Petra prizna da želi pobjeći s Danijelom i da ga voli na onaj način,što Stjepan krene da se obračuna s Danijelom.Stjepan je krenuo prema Danijelu koji se okliznuo i spao u more s polube.Mjesecima su trajale potrage za Danijelovim tijelom,sve dok jednom Biba i Nada nisu išle prepoznati tijelo u Split ,nažalost to je bio Danijel. Dovezli su ga u Zagreb i sahranili.

Iva Lončar 
Iva Lončar je fiktivni lik RTL-ove sapunice "Zabranjena ljubav". Ivu glumi Marija Kobić od početka emitiranja serije, pa sve do 9. studenoga 2007. Nakon što je glumica obznanila da odlazi na jednogodišnje putovanje oko svijeta, bilo je jasno da će njen lik biti ispisan iz serijala, što se naposljetku i ostvarilo.

Iva je odrasla u nemirnom okruženju, uspijevajući se izboriti za vlastiti prostor u svakoj situaciji. Cijeli Ivin dosadašnji život je potraga za identitetom. 

U početku je mislila da će pronalaskom ljubavi potvrditi sebe. Usprkos protivljenjima roditelja, odselila je k dečku Igoru Careviću dok je bila još jako mlada. Kada je Igor optužen za ubojstvo, Iva je odbila vjerovati da bi on mogao biti kriv. Bila je uz njega čak i dok je držao taoce kako bi izbjegao zatvor i lagala u svjedočenju kako bi ga spasila. Dok je Igor bio u zatvoru, Iva ga je uvjeravala kako će ga vjerno čekati. No usamljenost se pokazala teškim zadatkom. Počeo ju je privlačiti Aleksandar Barić. Ali pri tom je odbijala pustiti Igora, unatoč savjetima sviju. Nevolje su se pojavile kada je Igor pušten iz zatvora u posjet bolesnoj majci. Vodili su ljubav u bolnici i uskoro je Iva doznala da je trudna. Iva se našla u dilemi. Saša je vjerovao da je dijete njegovo, a Iva nije imala hrabrosti priznati da bi moglo biti Igorovo. Željela se uvjeriti da je dijete Sašino te je počela planirati vjenčanje s njim, želeći time zauvijek raskinuti s Igorom. No planovi su se poremetili Igorovim izlaskom iz zatvora baš u vrijeme kada se trebala udati za Aleksandra. Situacija je dosegnula vrhunac kada je Igor upao na vjenčanje kako bi svima najavio svoju borbu za očinstvo. Ivu je to slomilo. Time je njezin brak od samog početka bio osuđen na propast. Iva je uvjeravala Aleksandra da nije bitno tko je biološki otac djeteta, ona će uvijek držati njega pravim ocem. Ali potraga za istinom je izjedala novog Ivinog muža. Kada se dokazalo da je pravi otac Igor, Aleksandra odlazi iz Ivinog života, smatrajući da ga ona nikad neće iskreno voljeti. Ivu je snažno pogodilo kada je primila od Saše zahtjev za razvod. Za sve je krivila Igora i nije mu dopuštala da ponovno uđe u njen život. Unatoč činjenici da potajno izgara za Igorom, ne želi dopustiti da bude određena čovjekom kojeg voli. 

Sada je Iva odlučna pronaći vlastito mjesto pod suncem iako se osjeća pomalo zatočenom u ulozi samohrane majke. Redefiniranje sebe je dio Ivinog životnog puta, jednako bitan kao i pronalazak nove ljubavi. Nekog tko će joj pomoći da zaboravi na Igora i nastavi dalje bez dodatnih komplikacija. Gospodin Pravi bi ovog puta mogao biti sin Nade Barić, Luka Laušić, te se jedan drugome svide na prvi pogled. No, i ova nova Ivina ljubav je nemoguća... zabranjena... jer je Luka svećenik! Uz to, dobiva posao konobarice u "Nani" kako bi se mogla brinuti za svoju kćer, pošto Dorin otac, Igor, ne radi. Time se ona i Luka sve više zbližavaju. Nakon što se Igor počinje zanimati za Marijanu, kod Ive se budi osjećaj ljubomore. Ubrzo shvaća kako su Nada i Marinko par koji bi trebao ostati zajedno, te se s Lukom igra Kupida kako bi spojila to dvoje. Nakon što je Luka ponovno odbije, Iva ipak odlučuje vratiti se Igoru, svojoj staroj ljubavi, uvjerena kako će napokon pružiti željenu obitelj svojoj kćeri Dori, no ne zadugo. Jednog dana, Luka na svom motoru naleti na Ivu, i oboje se odluče prepustiti ljubavi koju osjećaju, na Plitvičkim jezerima. Iva prizna svoje osjećaje Luki, a on se neugodno iznenadi. Na Nadinoj rođendanskoj zabavi Iva je iznenađena Lukinom i Igorovom svađom zbog nje, što rezultira time da Nada da Ivi otkaz zbog njenog zamršenog odnosa s Lukom, no ubrzo joj vraća posao nakon kraha Biserkinih zaruka. Iako je njena novoproživljena veza s Igorom sve osim prave ljubavi, Iva uskoro saznaje tajnu : Igor ju je ponovno varao i još jednom razočarao.Iva se ispriča Petri jer ju napala zbog Luke.Nakon što Biserka prizna kako odlazi u  Australiju, Iva odluči napraviti istu stvar, i ostavlja oba muškarca svog života u Hrvatskoj.

Trenutno živi u Australiji, zajedno s Biserkom, Dorom, Matijom i njegovom obitelji.

Josip Lončar 
Josip Lončar je fiktivni lik RTL-ove sapunice "Zabranjena ljubav". Josipa je glumio Dražen Mikulić od početka emitiranja serije, pa sve do 6. prosinca 2005. godine kada Josip gubi posao građevinca u Zagrebu pa odlazi u Afganistan jer tamo pronalazi novi posao. 

U seriju se vraćao u dva kratka perioda tokom 2006. godine: prvi put od 2. do 14. lipnja kad se vratio oko razvoda i da upozna Biserku i ostale sa svojom novom suprugom Amani i drugi put od 6. do 8. rujna kad ga je Biserka zvala poslije pronalaska Danijelovog tijela. U tim kratkim povratcima, bio je kreditiran kao gostujuća uloga. 

Trenutno radi u Afganistanu, gdje živi sa svojom novom ženom, Amani.

Matija Lončar 
Matija Lončar je fiktivni lik RTL-ove sapunice "Zabranjena ljubav". Matiju je glumio Filip Riđički od prve epizode serije. Od uvođenja nove uvodne špice 20. ožujka 2006. godine, Matija se više ne pojavljuje u uvodnoj špici, već na popisu gostiju na kraju epizode, ali je ipak nastavio glumiti u seriji sve do 5. travnja 2006. godine kada odlazi u London na studiranje.  Nakratko se vratio u seriju 6. i 7. rujna 2006. godine i tada je bio kreditiran kao gostujuća uloga.

Matija je brat Danijela i Ive,kao što kasnije upoznaje svoju polusestru Petru.Matija je jako zaljubljen bio u svoju curu Lanu Kos,koja je bila kći Tomislava Kosa i Vesne Kos.Njih dvoje su na početku skrivali svoju vezu zato što je Matijin brat Danijel bio optužen za ubojstvo Laninog oca Tomislava,pa Vesna nije dala Lani da bude s Matijom.Ipak Matija odluči pobjeći s Lanom i njihovim zajedničkim prijateljem Ljubom.Matija i Lana kao i s njima Ljubo su otišli u jednu kuću kod Matijinoga prijatelja..Lana je tada zatrudnila,što je sve planove njihove zapostavilo.Matija od straha je zapostavio Lanu,koja je ubrzo izgubila dijete.Poslije toga Matija se okreće od Lane zato što Lana počinje da koristi drogu.Matija je našao novu djevojku Emu s kojom nije bio dugo jer Emin otac zapostavljao vlastitu kći.Poslije svega Matija odluči otići na studiranje u London,gdje upoznaje Australijanku s kojom se preseljava u Australiju i ima dvoje blizanaca.

Borna Novak 
Borna Novak je fiktivni lik RTL-ove sapunice Zabranjena ljubav. Glumi ga Mario Valentić u četiri godine emitiranja serije, od prve do posljednje epizode.

Bogat sin bogatog oca koristi sve pogodnosti koje mu novac i položaj mogu priskrbiti. Borna je svojevoljan, razmažen i arogantan. Ipak, ove negativne karakteristike nadopunjuje neodoljivim i često naivnim šarmom. Borna nikad nije uspio ostvariti bliskost s ocem, Stjepanom Novakom. Odrastao je u uvjerenju da je njegova sestra Petra očeva ljubimica. Unatoč nesputanom uživanju u obiteljskom bogatstvu, svjestan je da bi ga otac više cijenio kada bi se za sve izborio vlastitim snagama. Zbog toga se nastoji dokazati u samostalnim poslovnim pothvatima, ali ne želi priznati da bi se ti poslovi teško započeli i održali bez obiteljskih ulaganja. Bornin odnos s majkom je možda još zamršeniji nego s ocem. U početku nije mogao prihvatiti Karolinin povratak u njegov život. Nije mogao shvatiti kako majka može tolike godine biti daleko od svog sina. No Karolina se manipulacijama uspjela zbližiti s Bornom. Sada mu se čini da ima puno više zajedničkog s majkom, nego s ocem. Borna bi više od ičega želio pobjeći od pritisaka svoje obitelji. Ipak, svjestan je da bi to moglo značiti odricanje od vrlo udobnog života na kakav je navikao. Obično su pokušaji da se osamostali povezani s utjecajem djevojaka s kojima je u vezi.
Nakon veze s mladom konobaricom Majom Vuković, pronašao je ljubav s Anom Fijan. Tipično za Bornu, ponovno je izabrao vezu kojom uzrokuje probleme svojoj obitelji – Ana je kći Stjepanova rivala, Zlatka Fijana. Borni se čini da bi Ana mogla biti ona prava. Ljubomoran je na svakog tko joj se približi, posebno na Nikolu Benčića. Ana bi mogla biti djevojka koja će Bornu napokon osloboditi obiteljskih okova, ako on u međuvremenu uspije potisnuti svoju ljubomoru. Nakon raspada svoje obitelji (Stjepanov odlazak, Petrin nestanak i Karolinina veza s osobnim maserom), Borna se udubi u posao, te dane najviše provodi u vinariji "Novak". Nije odustao niti od veze s Anom, koja je bila u vezi s njegovim rivalom, Nikolom, sve do jedne noći kada on i Ana vode ljubav. No, Ana ipak ostaje uz Nikolu, što Bornu zasmeta, te ih neprestano provocira. Nakon što Nikola ostavi Anu, jer saznaje da ga je varala s Bornom, Borna je odluči ponovno osvojit.

Ubrzo, i Petra se vraća u vilu Novak, te njih dvoje nastavljaju živjeti svojim životima, uzajamno si pomažući. No, Bornu razljuti dolazak beskućnika Goge i Domagoja u kuću, te ih poželi izbaciti, no na Petrin nagovor, oni ostanu u kući. U trenutku slabosti (pijanstva), misli kako su on i Goga spavali, te se šokira kada sazna da je Gogi samo 15 godina. Nakon što ga Goga i Petra odaju policiji, Karolina i on se ponovno zbliže kao majka i sin. Zbog Petrine izdaje, Borna samovoljno odlazi od kuće. Karolina ga savjetuje da se pomiri s Petrom, te se Borna vraća u kuću nakon što uvidi da su ulični huligani demolirali cijelu kuću. On i Petra se mire. Na dobrotvornoj akciji u kafiću "Nana" Antun pred svima razotkriva istinu kako ga je Zlatko potplatio da uništi vino Novakovih. Borna je ljut, i uskoro mu stigne obavijest kako treba zatvoriti vinariju u narednih godinu dana. No, čini se da bi mu poduzetnik Jure mogao pomoći. I čini se da mu je bio od pomoći. Ili je to ono što je Borna očekivao? 

Naime, Jure je kupio vinariju, i k tome je preimenovao. Ipak, Borna pristaje i dalje raditi u sada novonazvanoj vinariji "Šarić". Uskoro, on i Ana se ponovno počnu zbližavati, no Bornini su osjećaji ovaj put nedefinirani. No, čini se da će zaista sve ostati na prijateljstvu, s obzirom na to da se Ana odlučuje za Nikolu. Nakon što je Zlatko ubijen, Karolina ulazi u vilu Novak umrljana krvlju, te pruža Borni aktovku sa Zlatkovim novcem, koju je ukrala iz njegova automobila. Borna se nada da njegova majka nije kriva za Zlatkovo ubojstvo. Na Zlatkovim karminama Borna pronađe pravu aktovku s novcem. Prešuti to majci, a kad spiska gotovo pola novca sažali se nad Tinom jer ju ucjenjuje kriminalac Charlie pa joj pomogne vratiti dug. U dogovoru s Charlijem želi prati novac preko Tinine firme. Nakon što mu Jure da otkaz u vinariji, Borna dobiva novi posao - postaje direktorom glazbene kuće Adriatic, zajedno s vlasnicom Tinom. U isto vrijeme, savjetuje Karolini da pomogne u spašavanju Anine Zen Kozmetike, te planira Anin i Gabrijelin bijeg iz zemlje, kad saznaje kako je Ana Zlatkova ubojica. Aninim odlaskom Borna se upliće u mutne Charlijeve poslove, te zbog toga mora slijediti Charlijeve opasne planove, koji rezultiraju skorim uhićenjem. Pomogavši Charliju da ode iz zemlje, Borna se rješava duga kojeg ima prema njemu. Riješivši se i duga i Charlija, Borna preuzima u svoje ruke Tininu pjevačku karijeru, koja pri prvom nastupu doživi veliki fijasko. Uskoro shvati da može zaraditi i na narodnjačkom pjevaču na Mati Gromu te odlučuje da on snimi album umjesto Tine koju ta odluka baci u depresiju. 

Dolaskom Jurine kćeri Mirne i svidi mu se na prvi pogled, no kad je pokuša obrlatiti, saznaje čija je ona kći. Jure, kako bi zadržao kćer što više u Hrvatskoj, mu ponudi novac za izdavanje kćerina albuma, te Borna namjerava izvući što više novca iz Jurinog džepa. No, hoće li se na putu zaljubiti u Mirnu? Nakon što sazna za Karolininu bolest, osjeća se loše, jer joj nije vjerovao, a ona ga i dalje ne želi blizu sebe. On i Mirna se sve više zbližavaju, usprkos Jurinom bijesu.

Petra Novak-Lončar 
Petra Novak-Lončar je fiktivni lik RTL-ove sapunice Zabranjena ljubav. Glumi ju Anita Berisha od početka emitiranja serije 25. listopada 2004. godine. Glumica je napustila seriju 5. rujna 2006. godine, ali se vratila 16. studenoga iste godine te nastavila igrati u seriji do kraja njenog emitiranja, a od tada se njezin lik više ne nalazi u uvodnoj špici, već na popisu gostiju na kraju epizode.

Rođena u bogatoj obitelji Novak, imala je što god bi poželjela. No nikada nije postala razmažena ili arogantna zbog udobnog života koji je imala. Slučajni susret zbližava je s Danijelom Lončarom. Oboje su odmah osjetili privlačnost. Shrvalo ju je otkriće da su njih dvoje blizanci i sve ostalo što je doznala o okolnostima njihova rođenja. Ispostavilo se da Stjepan Novak, suprotno onome u što je vjerovala čitavog života, uopće nije njezin otac. Njezina majka, Viktorija, napustila je njenog pravog oca i brata blizanca dok su ona i Danijel bili bebe, no cijeloga je života tajila Petri da ima brata koji živi u istom gradu. No privlačnost se samo privremeno pritajila. S vremenom, ona je ponovno ojačala. U svim tim situacijama Danijel je Petri bio potpora. Kada su se strasti ponovno zakuhale, usudili su se poljubiti.

Sve je doznala Karolina, na što je Petra reagirala ponovnim distanciranjem od Danijela i bijegom u vezu s Markom, profesionalnim kockarom. U toj je vezi Petra ponovno patila, posebno kada je otkrila da je Marko htio smjestiti Nadi za nesreću koju je sam skrivio, a u kojoj je poginuo Leon. Kada mu se Petra suprotstavila dokazima, Marko je zadržava kao taoca tražeći od njezine obitelji otkupninu. Za to vrijeme se o njoj brinuo Igor Carević, koji je živio u garaži gdje je ona bila zatočena. Iako zadržan kao talac, uspio je otmicu preokrenuti u svoju korist da bi naposljetku spasio Petri život. Ona će mu se za to uskoro odužiti. Uvidjevši da su Igorove šanse za dobivanjem skrbništva nad Dorom loše, kako bi mu popravila izglede, Petra se udaje za njega. Petrin brak s Igorom pokazao se jednako problematičnim kao i njezine prethodne veze.

Najveći Petrin strah je da će se pokazati da su Karolina i Stjepan bili u pravu kada su govorili da je Igor samo iskorištava. Uz to, Igor je bio odgovoran što nije bilo plaćeno osiguranje V–stylea koji je izgorio u požaru. Zbog svega toga Petri se njen brak čini pogreškom koju ne zna ispraviti. Nasreću, što god da odluči i gdje god da krene, Danijel je uvijek tu da joj pomogne. Nažalost, to je odnos koji je najpogubniji. Jednog dana, ona i obitelj Novak se upute na otok Hvar, gdje ona i Danijel konzumiraju svoju zabranjenu ljubav, no ubrzo nakon toga Danijel umre nakon što padne s broda i utopi se. 

Povratkom u Zagreb, shrvana Petra cijelo vrijeme provodi zatvorena u svojoj sobi, gdje je fizički zlostavlja njen muž Igor, te joj u svemu pomaže sluškinja Andrea. Nakon razvoda od Igora, Petra saznaje za sve pokvarene spletke svoje maćehe Karoline, te se, nakon što Stjepan pobijedi na političkim izborima, ona i Karolina se odvedu autom, gdje Petra kaže Karolini kako zna za sve njene zločine. Također joj priznaje kako je zatrudnila sa svojim bratom blizancem! Nedugo nakon toga, auto završava u provaliji, uz veliki prasak. Obje prežive nesreću, no Petra izgubi dijete. Nedugo nakon toga, gubi joj se svaki trag, jer se uputila vlakom u nepoznato. Tek nakon dva mjeseca, Biserka je prepoznaje na ulici kao prosjakinju. Teške volje, Petra se vraća u živote ostalih likova, te, nakon što je nekoliko tjedana živjela u kući Lončarevih, odluči se ponovno useliti u vilu Novakovih, sa svojim bratom Bornom. Nakon što se prisjeti svog života na ulici, na Božić i Novu Godinu, u svoju kuću ugosti dvoje tinejdžera beskućnika, Gogu i Domagoja. Nakon što ulovi Gogu i Bornu pod tušem, Petra izbaci Bornu iz kuće, a Gogu i Domagoja ubrzo uhvati socijalna služba, i smješta ih u dom.

Nakon pomirenja s Bornom, i njegovim ponovnim vraćanjem u kuću, Petra obnavlja svoje prijateljstvo s Tinom, koja ju moli da bude njena vjenčana kuma na vjenčanju s Zlatkom Fijanom. Nakon što Tina padne u komu, Petra joj pravi društvo. Nakon što se Tini stanje popravi, ona je uz nju i bodri je u vrijeme Zlatkove smrti. Uz to, pozvala je Karolinu natrag u vilu Novak, gdje žive ona i Borna. Odluči s Lukom sudjelovati u humanitarnom radu oko kluba za mlade, te ga naposljetku otvaraju. Zbog čestih druženja sa svećenikom Lukom, kod Ive se javlja ljubomora, i dvije sestre se sukobe. Nakon što Petra izjavi kako ne osjeća ništa prema Luki, Iva i ona se pomire, a Iva joj obznani kako se seli s Biserkom i Dorom u Australiju, što Petru rastuži.

Nakon što odluči prodati vilu Novak, i na sebi snosi Karolininu ljutnju, Petra se odluči preseliti kod Nade. U isto vrijeme, ona i Luka brinu se oko Božene, djevojčice koja često dolazi u njihov centar za mlade, i najvjerojatnije pati od obiteljskog zlostavljanja. Počinje se zanimati za Toma ali uskoro shvati da nije jedina koja zanima i njega. Zaljubljuje se u Toma i uskoro svima obznane da su u vezi. Petra kupuje novi stan, u kojem živi s Bornom. Ne znajući da je Tom vara, Petra nastavlja romansu s njim, sve dok ne otkrije Marijanu i Toma u preljubu ispred "Globus Transa". Shrvana, prekida vezu s Tomom, te se nastavlja baviti svojim poslom u centru za mlade. Luka i ona se počinju više zbližavati, te se jedne večeri poljube.

U posljednjoj epizodi serije s Lukom napusti Hrvatsku.

Viktorija Novak 
Viktorija Novak je fiktivni lik RTL-ove sapunice "Zabranjena ljubav". Viktoriju je glumila Sanja Vejnović od prve epizode serije, pa sve do 23. ožujka 2005.

Viktorija Novak je majka Petre Novak i Danijela Lončara Ona je kao jako mlada djevojka rodila Petru i Danijela s njihovim ocem Josipom,koji je bio tada nezaposlen i siromašan.Zbog toga su Viktorija i Josip razdvojili svoju djecu,Petra je pripala Viktoriji dok je Danijel otišao s ocem.
Nakon 20 godina i posle susreta Danijela i Petre. Viktorija odluči platiti Danijelu da nestane iz njihovih života naravno Danijel to odbija.Posle bolesti Petre, Viktorija i sama vidi da dolazi do saznanja istine koju su ona i Josip dugo krili.Potrebna je koštana srž da bi Petra ozdravila,a jedino joj može pomoći upravo Danijel.Viktorija na nagovor Nade Horvat pristaje i govori istinu koja šokira sve u njihovoj obitelji kao i u Josipovoj.Nakod toga Viktorija koja je jako bila zlobna nastavlja da provocira sve svoje poznanike a najviše Lidiju gdje čekala svaki trenutak da joj naudi.
Nakon par mjeseci posle Petrina ozdravljenja,u posjet joj dolazi prijeteljica Nina Radić,koja počinje raditi s Viktorijom no kada je vidjela svoju priliku da može više odlučila je se na ubojstvo i tako je ubila Viktoriju. Dugo su tražili njeno tijelo,prije svega su mislili da je pobjegla s novcem koji je nestao ali je se saznalo da ju je ubila Nina Radić,njena bivša zaposlenica.

Stjepan Novak 
Stjepan Novak je fiktivni lik RTL-ove sapunice "Zabranjena ljubav". Stjepana je glumio Velimir Čokljat od prve epizode serije, pa sve do 20. listopada 2006.

Stjepanova je filozofija oduvijek bila da se prema ljudima odnosi s poštenjem i dostojanstvom. Način na koji se odnosi prema drugima za njega je odraz želje kako da se drugi odnose prema njemu. No uvijek se ponovno iznenadi kada ljudi iznevjere ovo njegovo očekivanje. Posebno ako su ti ljudi članovi njegove obitelji. Novac i status koji je naslijedio nikada neće moći nadoknaditi bol zbog tragedija koje su okružile njegov život. U svojim dvadesetima oženio je lijepu Karolinu. Nakon dvije godine braka dogodila se automobilska nesreća u kojoj pogine njegova supruga i najstariji sin. Bio je shrvan i nije mogao sam odgajati preživjelog sina Bornu te je zaposlio dadilju Viktoriju koja je i sama bila mlada samohrana majka. Uskoro je Viktorija počela privlačiti Stjepana i on je u njoj prepoznao savršenu majku za Bornu. Kako je Borna odrastao, Stjepan je sve teže pronalazio s njim zajednički jezik, a sve se više zbližavao s Viktorijinom kćeri Petrom. U Stjepanov život ponovno uđe nemir kada se pojavi Petrin pravi otac, Josip Lončar. Bojao se da će izgubiti Petru, a zapravo nije shvaćao da je veća vjerojatnost da će izgubiti Viktoriju, čija se ljubav prema Josipu nikada nije ugasila. Viktorija je bila na rubu započinjanja afere s Josipom, kada je iznenada tajnovito nestala. Nekoliko tjedana nakon Viktorijina nestanka, doživio je novo iznenađenje kada se pojavila njegova prva žena Karolina, koja mu je još uvijek zakonita supruga. Prije Karolininog povratka, Stjepan se zbližio s obiteljskom prijateljicom Lidijom Bauer, s kojom je i proveo strastvenu noć. No Karolinin povratak učinio je svoje i Lidija se morala povući. Na Karolinin nagovor, Stjepan se odlučuje na ulaganje u vinsku industriju. Vinarija Novakovih postaje unosan obiteljski posao. Ponovno na Karolinin poticaj, Stjepan ulazi u političku borbu za mjesto u Saboru, protiv svog rivala Zlatka Fijana. Unatoč političkim i poslovnim interesima, Stjepanova glavna briga ostaje njegova obitelj. No isti ti interesi ga sprječavaju da vidi tajne koje prijete raspadu obitelji Novak.
Naime, nakon nestanka Petre i Karolinine invalidnosti, Stjepan je shrvan, pogotovo kada otkrije kako Karolina uopće nije nepokretna, i k tome, još ga vara sa svojim maserom, Denisom. Odlučan da napokon nađe sreću s Lidijom, odlazi s njom u Pariz.
Trenutno u Parizu, sa svojom novom partnericom, Lidijom Bauer.

Maja Vuković 
Maja Vuković je fiktivni lik RTL-ove sapunice "Zabranjena ljubav". Maju je glumila Mirna Medaković od treće epizode serije, pa sve do 7. prosinca 2005.

Maja je bila konobarica u Nadinom kafiću. Ona je zajedno s Nadom krila Danijela kad je bežao od progona policije. Zaljubila se u njega i bili su kratko vrijeme u vezi. Danijel je prekinuo s njom zbog Petre. On se nakon Igorovog uhićenja vraća kući, a Maja postaje zaštitno lice kampanje za dom za nezbrinutu djecu. Kampanju je radio Borna. U toku rada na kampanji Maja postaje Bornina velika ljubav. Posle nekoliko pokušaja da izađu Maja pada na njegov šarm i oni ulaze u vezu. Njihova veza se prekida Karolininom spačkom zbog koje se Maja vratila u Knin kod oca.

O njezinom ličnom životu se zna da ju je majka napustila, a da nije trepnula, a najužasnije je to što ju je nazvala samo jedanput i to kad je bila usamljena. Nakon odlaska majke i brata Maja je "naslijedila" probleme s ocem.

Kada je Lana došla na kratko u Nadin kafić, Maja ju je gledala kao autobiografski film.

Trenutno živi u Kninu, sa svojim ocem, Jurom Vukovićem.

Likovi predstavljeni 2005. godine

Jakov Barišić 
Jakov Barišić je fiktivni lik RTL-ove sapunice "Zabranjena ljubav". Jakova glumi Mario Mlinarić od 14. lipnja 2005.. U početku je bio kreditiran kao gostujuća uloga, a od 13. ožujka 2006. se pojavljuje u uvodnoj špici. Glumac je napustio seriju 15. prosinca 2006., ali se vratio 6. travnja 2007. te nastavio igrati u seriji do kraja njenog emitiranja, a od tada se njegov lik više ne nalazi u uvodnoj špici, već na popisu gostujućih uloga na kraju epizode.

Rođen u tradicionalnoj obitelji, Jakov je proveo dosta vremena pokušavajući izgraditi pravoga sebe. Nije uvijek bio poznati fotograf i urbani čovjek sa stilom kakav je danas. Od ranog djetinjstva je usmjeravan da ostvari dobro obrazovanje, siguran posao, a potom brak i obitelj. No sve je to bilo suprotno onome što je Jakov osjećao u sebi. Jer od kada zna za sebe podjednako su ga privlačile i cure i dečki. Dok je bio mlađi mislio je da će ga proći faza eksperimentiranja s homoseksualnošću. No kada se to nije dogodilo, Jakov je prihvatio činjenicu da je biseksualac. Namučio se kako bi svoju opredijeljenost skrio od obitelji. Znajući da bi ih to povrijedilo, odselio je u Berlin gdje je stekao prva iskustva s fotografijom. Uskoro se pronašao u modnom svijetu i postao cijenjen kao inovativan modni fotograf. 

Vrativši se u Hrvatsku, Jakov je započeo vlastiti posao u Zagrebu. Dok je snimao «book» za Tinu Bauer, upoznao je njenog brata Leona Bauera. Jakov i Leon su postali partneri i sve više vremena provodili zajedno, zbog čega se Jakov počeo pitati je li trajna veza s muškarcem ono što zaista želi. Neodlučan u osobnom izboru, počeo je varati Leona s Filipom Budicin, slomivši mu tako srce. Jakov se zbog toga osjećao loše posebno zato što je Leon uvijek bio uz njega. Čak i kad je zbog sumnje da je homoseksualac napadnut i proboden nožem. Izgubivši umalo život, shvatio je što doista želi. Odlučio je javno obznaniti vezu s Leonom i započeti zajednički život s njim, i to u stanu Bauerovih. No idila je kratko trajala - Leon je stradao u automobilskoj nesreći dok se Jakov još oporavljao od ubodne rane. Jakov je tugovao dugo nakon Leonove smrti, ponovno ne znajući što da napravi sa svojim privatnim životom. 

Kada je upoznao Adrijana, odustao je od bilo kakvog intimnog zbližavanja s njim, nesiguran je li to ono što želi. Umoran od toga da ga svi etiketiraju zbog njegove seksualnosti, Jakov se svjesno odlučio promijeniti. Odlučio je ostati vjeran samo jednoj ženi. Nada se da će uspjeti ignorirati svoju biseksualnu prirodu i tako napokon dobiti toliko željeno odobravanje okoline. Iz tog razloga, Jakov je ponovno započeo vezu s Filipom. Sada, u vezi sa ženom, u svom udobnom stanu s cimerima koji su mu dragi, Jakov je siguran da se konačno uspio smiriti. Sve je bilo pomalo savršeno dok nije otkrio da se Filipa bavi pružanjem telefonskih sex usluga. No, nakon kratkog prekida, par je odlučio ozakoniti svoju vezu. No sve se mjenja dolaskom Dunje i Franje Barišića, koji nisu upoznati s Jakovljevom seksualnom opredjeljenosti. Na vjenčanje dolazi i Joško, Jakovljev bivši dečko, te ih Filipa ulovi u krevetu na dan prije vjenčanja, te se odbije udati za Jakova, pa ga napušta. Jakov je shrvan što je povrijedio Filipu, te što ga roditelji i brat ne prihvaćaju. Nakon što Dunja i Franjo odluče ostati u Zagrebu, Dunja otvara frizerski salon, gdje Jakov upoznaje radnika Svena, te se upuste u ljubavnu vezu. Nakon što shvati da bi između njih moglo biti nešto više, odluči ostati uz Svena i preseliti se s njim u Berlin.

U 2007. godini, Jakov se zajedno sa Svenom vraća u Zagreb, kao potpora svojoj prijateljici Tini. Iako je želja da se ponovno vrati u Berlin sve jača, Jakov obeća Lidiji da će se brinuti za Tinu, te tako Sven odlazi u Berlin, a Jakov ostane živjeti u Tininoj vili. Krajem godine, ponovno se u njegov život vraća Filipa, no priredi mu pravo iznenađenje: ostala je trudna s njim u vrijeme neuspjelog vjenčanja, i u stan mu dovodi njegovog jednogodišnjeg sina Lorenza. U isto vrijeme, vraća se i Sven, koji je šokiran činjenicom da je Jakov postao tata. Jakov obećaje da će uvijek biti uz svog sina, no Filipa ne želi da njeno dijete odrasta u Svenovom okruženju. Nakon nekoliko svađa, Sven i Jakov prekidaju svoju vezu, a Filipa se odlučuje vratiti u Istru zajedno s Lorenzom, obećavši Jakovu da može posjećivati svog sina.

Ubrzo, u Tinin život ulazi novi muškarac, pjevač narodnjaka, Mate Ljubić, u kojeg se Tina zaljubi. Želeći da joj karijera krene uzlaznom putanjom, njen menadžer, Borna, odluči pretvoriti Tinu i Matu u novi pjevački ljubavni par. Jakovu se takva vrsta reklame ne svidi, jer sumnja kako Mate nije onakav za kakvog se pokazuje, što se naposljetku pokaže istinitim: Mate je homoseksualac. Jakov i Mate završe u krevetu, no to odluče prešutjeti Tini. Usprkos tome, u jednom kratkom izletu, Tina ih uhvati u vlastitom dnevnom boravku, i iskali bijes prema obojici. Farsa oko ljubavnog para se i dalje nastavlja, no Jakov i Mate i dalje svoju vezu drže tajnom.

Ana Fijan-Benčić 
Ana Fijan-Benčić je fiktivni lik RTL-ove sapunice "Zabranjena ljubav". Anu je glumila Jelena Perčin u razdoblju od 25. studenoga 2005. do 29. lipnja 2007. Nakratko se vratila u seriju u periodu od 9. studenoga do 13. studenog 2007. i tada je bila kreditirana kao gostujuća uloga.

Rođena u Hrvatskoj, odgajana u Argentini, Ana je odrastala naviknuta na putovanja, novac i privilegije. U ranom djetinjstvu nije imala puno, no nakon smrti djeda i bake, dobili su nasljedstvo zbog kojeg su odselili u Južnu Ameriku. Uvijek su je pogađale nepremostive razlike na koje je nailazila u Buenos Airesu ona se kretala u krugovima bogatih, dok su ulice bile prepune siromašnih. Bunila se i protiv očevog neumjesnog trošenja obiteljskog novca. 

Za Anu je posebno težak period bio kada je njenoj majci Gabrijeli dijagnosticiran mentalni poremećaj, zbog čega je smještena u sanatorij. Posjeti bolesnoj majci nisu bili nimalo laki za Anu. Čim je mogla, napustila je Buenos Aires i počela putovati. Godine 2005. ona dolazi u Hrvatsku na vjenčanje rođakinje Ive Lončar. Ana se nije planirala zadržavati u Zagrebu, no njezin otac je odlučio tu ponovno doseliti i kupiti kuću te je nagovorio i Anu da ostane. No Ana je i sama imala razlog za ostanak – upoznala je Bornu Novaka i iskra strasti se počela rasplamsavati. Ana se nije libila pokazati Borni da joj je privlačan, ponašala se slobodno misleći kako je ionako pitanje vremena kada će otići iz Hrvatske. Do sada je uvijek bježala kada bi se veza pretvarala u nešto ozbiljnije, misleći da bi joj se moglo dogoditi što i majci: da poludi i postane teret muškarcu kojeg voli. 

No stvari su se zakomplicirale i Ana se zadržala dulje od planiranog. Njezin otac Zlatko glavni je razlog njena ostanka u Zagrebu jer je oduvijek bila sumnjičava prema njegovom načinu poslovanja, a i nije joj se svidjelo kako se ponaša prema vlastitoj obitelji, Lončarevima. Ana misli da je Zlatkovo bezobzirno ponašanje pod kontrolom dok je god ona u blizini. A tu je i Borna. Ana je sretna u kojem se pravcu razvija njihova veza iako je muče sumnje je li sposobna održati nešto na duge staze. No ako stvari i krenu nizbrdo, tu je uvijek rezerva, Nikola Benčić. No za sada su njih dvoje samo prijatelji iako se Borni ne čini uvijek da je tako. Ana je za sada odlučna ne upuštati se ni u što s Nikolom, znajući da bi to moglo dovesti do velikih problema s ljubomornim Bornom. Nakon što uhvati Bornu u zagrljaju s drugom, Ana se odlučuje za Nikolu, no i dalje se dvoumi između dvije vatre; mirnog Nikole i strastvenog Borne. Također, otac je postavlja za direktoricu tvrtke "Zen Kozmetika". Dok je bila u vezi s Nikolom, varala ga je s Bornom, te je na kraju, shrvana, sve priznala Nikoli i ljubav je pukla. Sljedeći dan se iseli iz Jakovljevog stana, te odlazi živjeti s Lončarima.

Nakon što je i Borna i Nikola više ne žele vidjeti, Ana se zadubi u posao direktorice Zena, i postaje ogorčena osoba. Nakon što shvati da se ponaša kao prefrigana oštrokondža, smiruje svoju narav, no uzruja je vijest kad sazna da će se njezin otac Zlatko oženiti mladom Tinom, te kako će ona dobiti brata. Uskoro, i ona i Nikola se počinju zbližavati sve više i više. No, na noć Tinina i Zlatkova vjenčanja, i nesreće, Ana shvati kako se njena majka, Gabrijela, vratila u grad, spremna zaustaviti Zlatka da dokrajči Tinu, kako je dokrajčio i nju samu. Ana skriva Gabrijelu od policije, no policija ipak uhvati Gabrijelu, i sprema je u umobolnicu, iz koje ona bježi u vrijeme kada je Zlatko ubijen. Ana ne zna tko je ubojica njenog oca, te postane hladna prema okolini oko sebe. Jednom prilikom, u trenutku slabosti, spava s Bornom, te to prešuti Nikoli s kojim je trenutno u vezi. Kad joj Karolina dođe u Zen, Ana je iznenađena, ali prihvati pomoć. Nakon svađe Tine i Karoline, Ana izbaci Tinu jer je ona sve započela i ne želi se pomiriti s njom. Nakon cijele strke oko Zlatkove smrti i Tinine narcisoidnosti, Ana na Nikolin nagovor odlazi u kuću na selu gdje pokušava slikati, no misli joj odlutaju kad se u kući pojavi galerist Aleksandar, s kojim Ana provede noć, naravno, za što Nikola ne zna. Nastavlja varati Nikolu, a to kulminira njihovim prekidom na izložbi zbog Tinine intervencije. Ana se preseli k Lončarevima i ponovno postaje nesigurna i depresivna, a posao potpuno zanemaruje. Naposljetku pristaje prodati Zen Karolini jer joj treba novac za bjeg s majkom. Uskoro, odluči pobjeći od svih, i uz pomoć Nikole i Borne, ona i Gabrijela odlaze brodom u novi život, daleko od Hrvatske. Ana ostavlja pismo Nikoli u kojem priznaje kako je ona, nehotice, ubila vlastitog oca, Zlatka. Iako svi misle da je pobjegla iz zemlje to nije tako, a jednog dana u vinogradu sretne se s Nikolom kojem govori da je plan bjega propao te da su ona i Gabriela ostale bez novca, također mu izjavljuje ljubav. Nakon što ih Luka vjenča ona i Nikola bježe u Argentinu.

Zlatko Fijan 
Zlatko Fijan je fiktivni lik RTL-ove sapunice "Zabranjena ljubav". Zlatka je glumio bosanskohercegovački glumac Mirsad Tuka od 29. studenoga 2005. do 26. ožujka 2007.

Za Zlatka je moć uzbudljivi afrodizijak. A moć znači novac. Ipak, Zlatko nije oduvijek bio moćan, a zasigurno ne i bogat. Dok je bio student, upoznao je lijepu nasljednicu Gabrijelu te je zaprosio i oženio znajući da je iz bogate obitelji i da će jednog dana naslijediti bogatstvo. Kada su Gabrijelini roditelji preminuli, Zlatko je preselio s njom i njihovom kćerkom Anom na obiteljski ranč u Argentini. Uskoro je izašlo na vidjelo da je Gabrijela mentalno nestabilna pa je Zlatko šalje u sanatorij u Buenos Aires, koristeći situaciju kako bi preuzeo njezino bogatstvo. Upravljao je njime mudro, ali i nelegalno, uspijevajući uvijek zadržati takve investicije podalje od očiju javnosti. Godine 2005. Zlatko se vraća u Hrvatsku i uviđa mogućnost otvaranja novog tržišta. Zlatkove prljave igre ne poznaju granica. Čak je prevario i vlastitu sestru, Biserku Lončar, oduzevši joj obiteljsku zemlju koju je kasnije dobro unovčio. Sukob koji je zbog toga izbio između njega i Lončarevih ne jenjava do danas. Tenzije su se pojačale kada je Zlatko svojim spletkama uništio vezu nećaka Danijela i njegove djevojke Stele, koju je iskoristio da ostvari veze u politici i domogne se Sabora. Naravno, isključivo da kroz politiku potpomogne vlastite poslovne interese. Zlatku se također sviđa situacija u kojoj mu je politički konkurent Stjepan Novak, s čijom je ženom puno puta završio u krevetu. 

Za njega je uvijek najvažnije da se dokaže kao pobjednik. Taj besramni užitak koji Zlatku stvara dokazivanje da je najbolji, bez obzira na tuđe patnje, nekima je strahovito odbojan. Ipak, to je ujedno dio njegovog šarma, koji je nekima neodoljiv. Ako Zlatko ima Ahilovu petu, onda je to njegova kći Ana, koja često ima ulogu njegove savjesti. Jedini slučaj kada preispituje svoje loše postupke je kada vidi da je povrijedio nju. Nakon što se Gabrijela vratila u Hrvatsku, i saznala kako ju je Zlatko zdravu smjestio u mentalnu ustanovu, Ana mjenja svoj stav prema ocu, te napušta njegovu kuću. Gabrijela se vraća u Argentinu s ljubavnikom, Marijem Salajom, te potpisuje papire za razvod. Zlatko se potom nastavlja baviti mutnim poslovima, nakon što je izgubio kandidaturu za Sabor od Stjepana Novaka. Kasnije, počinje pokazivati zanimanje za Tinom Bauer, što njemu predstavlja flert, a njoj nešto ozbiljnije. Nakon što Tina ostane trudna, Zlatku se probude očinski osjećaji, iako ne zna istinu o djetetovom porijeklu, te odluči zaprositi Tinu. Kad ona pristane, on krene planirati vjenčanje s njom, na razočaranje kćeri Ane. Nakon održanog vjenčanja, Zlatko saznaje kako dijete koje nosi Tina možda i nije njegovo, te se on i Tina posvađaju. On je snažno odgurne, a ona padne niz stepenice, te ostane ležati na podu onesviještena. Nakon što Tina padne u komu, Zlatko planira bijeg iz Hrvatske, te poziva Karolinu da mu se pridruži. No, Tina se iznenadno probudi iz kome, i Zlatko je namjerava ubiti, no Ana ga spriječi u tome, te Zlatko završi svoj život proboden istim nožem s kojim je on namjeravao ubiti Tinu.

Karolina Novak 

Karolina Novak je fiktivni lik RTL-ove sapunice "Zabranjena ljubav". Karolinu glumi Vesna Tominac Matačić od 5. svibnja 2005. godine, pa sve do kraja emitiranja serije.

Glumica Vesna Tominac Matačić je prethodno u seriji igrala malu ulogu, lik dobrotvorke Barbare Sabljak. Odlaskom Sanje Vejnović iz serije, tražila se nova, glavna negativka, pa je ubrzo Vesni ponuđen potpuno novi lik. Karolina Novak je tri godine uveseljavala gledatelje svojom zlobom i spačkama.

Karolina je u životu osjetila bogatstvo i siromaštvo i jedno zna sigurno: bogatstvo je bolje. Inteligentna, manipulativna, neodoljiva i opasna, Karolina vjeruje da zaslužuje samo najbolje, za što je platila visoku cijenu u prošlosti. Kao studentica umjetničke akademije upoznala je dizajnericu Lidiju Bauer. Karolina je bila Lidijin model, ali odnosi su se zaoštrili kad ju je Lidija upoznala sa Stjepanom Novakom. Karolina je Lidiji otela Stjepana i udala se za njega. Rodila mu je dva sina, Tomislava i Bornu. Njihov se brak činio savršenim dok se nije dogodila tragedija. Karolina je sa svoje dvoje djece išla na izlet u Makarsku, kada je automobil kojeg je vozila izletio s litice u more. Uspjela je izvući na obalu jedno dijete, Bornu, ali Tomislav se utopio. Svi su pretpostavljali da se i ona utopila. No u šoku zbog smrti djeteta, ona je bježala što je dalje mogla te ilegalno prešla u Austriju. Ondje je započela novi život. Počela je raditi za blagajnom na kozmetičkom odjelu robne kuće gdje je upala u oko bogatom doseljeniku iz Srbije. Započela je vezu s njim iako je znala da je povezan s mafijom. Uskoro je pokrenula vlastitu kozmetičku tvrtku financiranu novcem mafije. Zbog obiteljskih mutnih poslova završila je u zatvoru. Karolina je pristala na ovo poniženje pod uvjetom da joj mafija osigura veliku svotu novca koja će je čekati kada izađe iz zatvora. 

Kada je puštena, vraća se u Hrvatsku. Novca je sada imala dovoljno, no vapila je za sigurnošću i pripadanjem te odlučuje potražiti svoga sina i Stjepana. Stjepanovu tadašnju suprugu Viktoriju je otjerala uvjerivši je da njihov brak ne vrijedi i nikada nije ni vrijedio s obzirom na to da je ona sve to vrijeme živa. Tada započinje Karolinino nastojanje da je obitelj ponovno zavoli. Kada je postala sigurna u svoj položaj, mogla se početi ponašati prema vlastitim shvaćanjima morala. Trenutačno je Karolina zadovoljna svojim brakom i veseli se novom položaju koji bi joj mogao priskrbiti Stjepanov ulazak u Sabor. Njena glavna briga je da nešto ne naruši sadašnju ravnotežu koju je toliko pažljivo uspostavljala.

No, tu ravnotežu je ipak nešto narušilo. Naime, Petra je, prije nego što je otišla, ostavila pismo Stjepanu gdje mu je priznala sve Karolinine zločine, te je Stjepan počinje osuđivati i izbjegavati. U isto vrijeme, Karolina ostane paralizirana od prometne nesreće koju je imala s Petrom, te ju Borna i Stjepan cijelo vrijeme paze, sve dok ne unajme Biserku da je čuva. Biserka tada saznaje kako Karolina glumi da je paralizirana, no nitko joj ne povjeruje, jer je Karolina sve okrenula u svoju korist.Nakon svađe s Petrom Petra odluči prodati kuću. Karolina se udubi u posao u Zenu i predlaže Borni da zavede Mirnu. Uskoro Karolina povodom humanitarne kampanje u kojoj sudjeluje otkrije da boluje od raka.

Uskoro se u grad ponovno vraća Lidija Bauer, koja je odlučna raskrinkati Karolinu, no to joj ne uspije. Nekoliko sati kasnije, Stjepan ulovi Karolinu ispod tuša s njenim maserom Denisom, te otkrije cijelu istinu. Borna i Stjepan je zamrze, te Stjepan ode iz Hrvatske, zajedno s Lidijom. Karolina i dalje nastavlja održavati vezu s Denisom, te je potpisala papire za razvod od Stjepana. Kasnije se saznaje prava Denisova istina. Naime, on je kriminalac i suučesnik Andree, bivše sluškinje Novakovih, Karolinine "simpatije" iz zatvorskih dana. Iako su oboje bili spremni prevariti Karolinu, Denis je ukrao Karolini novac, a Andreu ostavio u Zagrebu. Zajedno sa svojom starom prijateljicom-neprijateljicom Andreom, Karolina svladava Denisa, te on biva usmrćen.

Nakon Petrinog povratka, Borna i ona otjeraju Karolinu iz Petrine kuće, te se ona useljava u stan koji je kupila pored restorana " Nana ". Uz to, redovito održava ljubavnu vezu, s poduzetnikom Zlatkom Fijanom. No, ubrzo joj za oko zapne imućni Jure Šarić. No, kontakt prestaje kada Jure otkrije da je Karolina htjela ukrasti novac za spas vinarije od siročadi za koju je ona i prikupila taj novac. Nakon toga, Karolina ne prestaje provocirati Juru i Biserku. Uz to, njen on/off ljubavnik Zlatko, je poziva da zajedno s njim pobjegne u Argentinu. Na dan odlaska, Karolina pronalazi mrtvog Zlatka pokraj njegova automobila, a zbog otisaka na automobilu, biva uhićena pod sumnjom da ga je ubila. Nakon što biva riješena sumnje za Zlatkovo ubojstvo, Petra je poziva natrag u vilu Novak. Ubrzo,na Bornin nagovor, Karolina pomaže Ani u Zenu, ali i tu ona vidi svoju korist. Aninim odlaskom, postaje vlasnica tvrtke. No, ni to pozicionirano mjesto joj nije jedina satisfakcija u životu, te se ponovno baca na osvajanje Jure Šarića, koji sprema svoje vjenčanje s njenom neprijateljicom, Biserkom. Karolina oba puta uspije odvojiti taj par, što rezultira Bibinim odlaskom. Karolina je odlučna udati se za Juru, i povratiti vinariju Šarić u svoje ruke. No, uskoro joj nesreća pokuca na vrata. Prilikom liječničkog pregleda, saznaje kako boluje od raka dojke.

Na kraju serije se odbija udati za Juru, koji je kasnije ubije.

Likovi predstavljeni 2006. godine

Dunja Barišić 
Dunja Barišić je fiktivni lik RTL-ove sapunice "Zabranjena ljubav". Dunju glumi Maja Petrin od 31. listopada 2006. godine pa sve do kraja emitiranja serije.

Dunja je obiteljski tip žene, vjerna svom suprugu i idealima. Omiljena u društvu i komunikativna, čvrsto stoji na zemlji, s jasno izraženim osjećajem za pravdu. Ambiciozna je i spremna mnogo uložiti kako bi postigla svoje ciljeve. Sklona je idealizirati ljude i traži dobro u njima, zbog čega se često razočara, ali brzo zaboravi. Rođena u siromašnoj obitelji, oduvijek se brinula za dvojicu mlađe braće. Zato se katkad ponaša majčinski prema svom mužu i prijateljima. Kad je pitaju zašto je postala frizerka, u šali citira svoju majku: >>Ljudima će uvijek rasti kosa i netko će je trebati šišati!<<. Zbog svoje profesije okružena je modnim časopisima i prelijepim ženama pa se tako i sama oduvijek voljela uređivati. Ali ne zato što je tašta ili umišljena, već čistoću i urednost smatra važnom vrlinom. 

Nakon završene srednje škole zapošljava se u neperspektivnom frizerskom salonu za muškarce u Bjelovaru. Njezina prva velika ljubav, Franjo, dolazi kod nje na šišanje, svaki dan dok više nije imala što šišati. Uskoro postaje gospođa Barišić i to ni na jednu sekundu nije požalila. Nakon nekoliko godina braka, zajedno odlučuju potražiti bolji život u glavnom gradu. Najsretniji je dan njezina života, osim vjenčanja, naravno, dan otvorenja vlastitog frizerskog salona, njezina carstva. Sanja o maloj kućici, kaminu, zagrljaju s mužem i otvaranju darova s djecom ispod božićnog drvca, ali snovi su varljivi i mogu se pretvoriti u noćnu moru. 

Nakon što zabunom Franjo pomisli kako je ona trudna, Dunja razotkrije istinu kako je trudna osoba u stanu, Tina, te joj ona pruža potporu. Nakon što se Tina odseli kod Zlatka, Dunja ostaje jedina žena u stanu, s dvoje muškaraca, Nikolom i Franjom. Salon ima sve manje i manje mušterija, a i Dunja je nezadovoljna seksualnim životom sa svojim suprugom. U potrazi za frizerom, Dunja zapošljava mladu i neiskusnu Angelinu, koja se uskoro uvuče u život Barišićevih, ali i u njihov stan. Ubrzo, Dunja i Angelina se sprijatelje, i zajedničkim snagama vode salon. Nakon što se u njihovom salonu pojavi narcisoidni Patrik Polić, te obje shvate kako će se sada morati boriti i protiv konkurencije, s obzirom na to da Patrik otvara salon nasuprot njih. Nakon toga, Dunja se prijavi na natjecanje frizera "Zlatni Fen", na kojem odnese prvu nagradu, no Patrikovim spletkama nagrada joj je oduzeta. Ipak, "Zlatni Fen" je dosta pripomogao Dunji da salon prima bolju zaradu.

Dunja nakon nekog vremena opet misli da je trudna ali posjet liječniku baca je u depresiju - nikad neće moći imati djecu. Odlazi u kliniku na hormonske terapije kako bi zatrudnjela. Uskoro u posjet dolaze i Franjini roditelji, koji pokušavaju voditi njeno kućanstvo na svoju ruku, što Dunju dodatno uzruja. Kap koja prelija čašu jest kad Franjini roditelji saznaju da Dunja ne može imati djecu, te kad joj predlože da posvoje Jakovljeva sina. Dunja ih tjera iz stana, i odlučna je zatrudnjeti. Uskoro Dunja sazna da je trudna, ali to izaziva Angelininu ljubomoru. Za Božić, Franjo joj poklanja auto. Sve frustriranija Angelina je sve gore zbog ljubomore, te izazove sudar automobila u kojem Franjo teže nastrada. Nakon svih šokova, Dunja doveze Franju kući, te se ponovno posvađaju, te nakon nekoliko minuta, primijete krv na podu. Dunja je imala spontani pobačaj. Tužna Dunja, vraća se na posao, no uvjerena kako će zatrudnjeti ponovno. Nažalost, doktorica im objasni kako bi trebali razmisliti o posvajanju, s obzirom na to da Dunja više nikad neće moći roditi.

Franjo Barišić 
Franjo Barišić je fiktivni lik RTL-ove sapunice "Zabranjena ljubav". Franju glumi Vladimir Tintor od 25. listopada 2006. godine pa sve do kraja emitiranja serije.

Odgovoran obiteljski čovjek, šarmantan, pristupa problemima kroz humor. Zadovoljan je svojim životom i izbjegava konflikte, osim kada je u pitanju najvažnija osoba u njegovu životu, kako sam kaže, “njegova puno bolja polovica” Dunja. Ako bi se ona našla u opasnosti, Franjo ne bi oklijevao niti sekunde da je zaštiti, pa makar se morao boriti i zubima. Temeljit je i marljiv radnik, predan svom poslu, no jedna je od njegovih najvećih mana činjenica da se ne bori dovoljno za sebe i svoj položaj, bilo na poslu, bilo u društvu. Zadovoljan je malim stvarima u životu, što katkad znači da se ne zna izboriti za sebe, povišicu koju je odavno zaslužio ili parkirno mjesto koje mu neki balavac u skupom autu otme ispred nosa. Izrazito je uredan, no također zna biti i nespretan i rušiti stvari oko sebe, a pogotovo kad zaboravi gdje je ostavio naočale. Pod utjecajem alkohola i omiljenih mu koktela pretvara se iz dobroćudnog kemičara u pravu party životinju. Uživa u svom hobiju, popravljanju starih stvari ili, kako bi nekad u polušali rekla njegova žena Dunja Barišić: “skupljanju smeća po ulici”, jer sve zaslužuje drugu priliku, pa čak i pokvareni toster, ali ne zna da postoje ljudi toliko pokvareni da ih nitko ne može popraviti.

Franjo je prvi put došao u seriju na vjenčanje svog brata Jakova, i njegove zaručnice Filipe Budicin. Nakon šokantnog saznanja da je njegov brat Jakov spavao s njegovim najboljim prijateljem Joškom, Franjo odluči ignorirati brata, te se odmah vratiti u Osijek. No, odustane od tog nauma, nakon što mu Ana ponudi posao glavnog kemičara u tvrtki "Zen", a Dunja odluči otvoriti frizerski salon u Zagrebu. Franjo i Dunja se smjeste u Jakovljev stan, no Franju zasmeta kada Jakov obznani kako ima novog dečka, Svena. Ubrzo, Jakov i Sven odlaze živjeti u Berlin, a Franjo i Dunja ostaju u stanu.

Franjo i dalje radi u "Zen Kozmetici", a u stan se ubrzo useljava Angelina Kovač, koja postaje Franjina i Dunjina prijateljica. Ubrzo, u Franjinom i Dunjinom životu se pojavi frizer Patrik, koji ima sasvim drukčije namjere od onih koje pokazuje. Trenira Dunju za slavno natjecanje frizera, "Zlatni Fen", što Franju čini ljubomornog, s obzirom na to da misli kako su on i Dunja izgubili onu veliku ljubav koju su imali na početku braka. Osim toga, rade na djeci, no bezuspješno. Ubrzo se iz Berlina vraćaju Sven i Jakov, što Franju opet zasmeta, no nauči živjeti s činjenicom da mu je brat biseksualac. Nakon što mu roditelji saznaju kako Dunja ne može imati djecu, Franjo ih otjera iz stana. Nakon što osjeti kako mu se Angelina nabacuje, Franjo učini sve kako bi Angelininu pozornost prebacio na Jakova. Nakon što Dunja doživi spontani pobačaj, Franjo razmišlja o tome kako nikad neće imati biološko dijete, a nakon nekoliko dana ta se njegova sumnja potvrdi kad doktorica prizna njemu i Dunji kako Dunja neće moći roditi.

Antun Benčić 
Antun Benčić je fiktivni lik RTL-ove sapunice "Zabranjena ljubav". Antuna je glumio Jozo Šuker od 1. lipnja 2006. Lik Antuna se posljednji put pojavio u seriji 25. siječnja 2008., ali je ostao u uvodnoj špici do kraja emitiranja serije.

Bijesan na svijet, Antun je uvijek bio buntovnik. Kao dijete svjedočio je ubojstvu svojih roditelja u vrijeme Domovinskog rata, i ta ga je tragedija obilježila za cijeli život. Inteligentan je, iako se često vodi svojim iracionalnim instinktima. Na prvi pogled čvrst i nepopustljiv, zapravo je vrlo emocionalan, ali teško izražava svoje osjećaje.... osobito kada je riječ o vezama. Obožava brze automobile... radi kao automehaničar, premda nikad nije maturirao jer je često dolazio u sukob s profesorima... kao i sa svim drugim autoritetima. Nakon sprovoda roditelja, Antun dolazi u Zagreb, i privremeno se nastani kod brata Nikole… u potrazi za vatrenom osvetom čovjeku koji je izdao njegove roditelje... Ostaje živjeti u Zagrebu, privučen čarima gradske djevojke – Tine Bauer. Nakon što se duboko razočara u površnoj Tini koja mu lomi srce, Antun pronalazi novog prijatelja i cimera – Igora Carevića... uz kojeg često korača drugom stranom zakona. Njegova je najveća strast Tina... a takva strast može biti opasna za život. 

Nakon dolaska sestre Marijane, Antun se pokušava smiriti, te ne upadati u nevolje, no strast za ilegalnim poslovima je jača. Uz to, niti ne sluti da je njegova obožavana Tina Bauer spavala s njegovim bratom Nikolom. Nakon što saznaje kako je Tina ostala trudna, podržava je, i s njom odlazi obaviti pobačaj, iako se s tim ne slaže. Nakon što Tina odluči ne pobaciti, Antun je sretan, i nada se nekoj vezi s njom, no razočara se kada sazna da je Tina pristala biti Zlatkova žena. Nesretan, utjehu pronalazi u alkoholu. Jedini je svjedok događaja kada je Zlatko odgurnuo Tinu, što je rezultiralo njenim padom po stepenicama. Nakon što je Zlatko pred njegovim očima ubio psa Šibu, Antun mu je odlučan osvetiti se, te postaje jedan od glavnih osumnjičenih za Zlatkovo ubojstvo. Osim toga, saznaje i istinu kako je njegov brat spavao s ljubavi njegova života, Tinom. No, ipak, kasnije, on i Tina nastave održavati svoju ljubavnu vezu. Nakon što shvati da ga Tina tretira kao zadnje smeće i zove ga samo kad njoj zatreba, Antun prekida vezu. U njegov život uskoro uđe Megi Majetić, za koju se kasnije ispostavi da je kćer policajca Brune. Antun se zaljubljuje u Megi, unatoč protivljenju njenoga oca. Uskoro, Marijana priznaje Antunu tajnu - Megi je neizlječivo bolesna. Odlučan da spasi Megin život, Antun planira provalu u tvrtku krcatu novcem. No pljačka ne uspije, a Marijana ga otkriva.

Zahvaljujući novcem od prodanih Nikolinih dionica, Antun priskrbi potreban novac za Meginu operaciju. Ostane šokiran kad sazna da mu je brat pobjegao zajedno s Anom, bez ikakvih riječi na odlasku. Nakon nekoliko tjedana, Megi se vraća u Hrvatsku, uspješno izliječena, te Antun i ona nastavljaju sa svojom ljubavnom vezom. No, sreća nije dugo trajala, jer je Antun zaprosio Megi, koja ipak smatra kako je premlada za tako veliki korak. Megi i Antun prekidaju, što Antuna baci u depresiju. Povodom godišnjice smrti svojih roditelja, Antun i Marijana odlaze u Slavoniju posjetiti njihov grob. Antun odluči ostati u Slavoniji, jer smatra kako tu pripada.

Marijana Benčić 
Marijana Benčić je fiktivni lik RTL-ove sapunice "Zabranjena ljubav". Marijanu glumi Anđela Ramljak od 21. prosinca 2006. godine, pa sve do kraja emitiranja serije.

Voli odavati dojam potpune kontrole u svojem životu... premda je to nekad daleko od istine. Prezire sve što je tipično ženski... osobito cipele s visokom potpeticom, treptanje okicama i silikone. Freak je za borilačke sportove i oružje, što često uplaši potencijalne udvarače. Ima snažan osjećaj za poštenje i moral. Cijeni zdrav razum i rukovodi se njime u odlukama. Ima jasan i jednostavan pogled na svijet. Zna što je ispravno, a što ne. Znatiželjna je i tvrdoglava. Ima razvijen smisao za humor, čak se zna pristojno nasmijati vicevima na račun glupih policajaca, ali potom će upozoriti na teške strane policijskog posla i pokušati uvjeriti prisutne da takvi vicevi «ne drže vodu» u stvarnosti. Emotivno zrelija od braće Nikole i Antuna, ona je «vezivno tkivo» preostale obitelji Benčić i svim srcem voli svoju braću. Ne dijeli s Nikolom strast za vinima i vinogradarstvom, ali pokazuje razumijevanje i podupire njegov san o vlastitoj vinariji. Preferira piti pivo... a Antunu, odnosno Tuni, kako ga ona zove, često se suzdržava opaliti koju pedagošku iza uha. Njezin snažan osjećaj za pravdu i potreba za sigurnošću i snagom vjerojatno izviru iz osjećaja nemoći koji joj se usadio traumom iz djetinjstva... svirepim ubojstvom roditelja. Mrzi kućanske poslove i ne zna kuhati. Neuredna je poput svog brata Antuna. Obožava gledati akcijske filmove. Kada je frustrirana, voli udarati u boksačku vreću. Njezina je ambicija s vremenom napredovati u policiji, ali trenutačno ne žuri s time i zadovoljna je radeći kao mlađa inspektorica... Ali njezina uniforma, službena značka i pištolj nisu dovoljna zaštita od svijeta. 

Nakon prekida s dečkom, useljava se u stan zajedno s Igorom i Antunom, što Igoru smeta jer se više ne može baviti ilegalnim poslovima, dok ima policajku u stanu. Uz to, prezire i Anu i Tinu jer obje varaju njenu braću. Razočara se u Nikolu kad čuje da je spavao s Tinom, znajući da je ona Antunova tiha patnja. Nakon premještaja iz Zadra, dobiva novi posao policajke u Zagrebu, i pomaže Luki da ulovi dilere s ulice. Marijana ima pune ruke posla, pokušavajući spriječiti brata Antuna da upada u nevolje, a ubrzo počne osjećati nešto više prema svom šefu, Brunu, oženjenom čovjeku, te kasnije, prema Igoru.

Nakon nekog vremena počinje sumnjati da je njezin šef, Bruno, korumpiran. Upušta se u "misiju prikupljanja dokaza" s nekoliko policajaca kako bi pokrenuli sudsku parnicu protiv njega. Ubrzo nakon toga Bruno uhiti njezinog brata Antuna pod izlikom da je među glavnim osumnjičenima za Zlatkovo ubojstvo. Sada je Marijana gotovo uvjerena da je on korumpiran i sigurna je u ono što želi učiniti - napraviti malu razmjenu u zatvorskim ćelijama; izvući Antuna iz zatvora i strpati Brunu iza rešetaka, te u tome uspijeva. No, kad se Antun upusti u vezi s Brunovom kćerkom Megi, Marijana shvaća kako je Bruno uzimao novce kako bi mogao platiti Megi skupu operaciju, pošto ova ima ugrušak u mozgu. Pošto je Bruno iza rešetaka, na Antunu je da smisli rješenje za Meginu operaciju, te vidjevši Marijanine poslovne tajne, u vezi jedne tvrtke, namjerava izvršiti pljačku. Pljačka doživi fijasko, kad Marijana stigne na mjesto, i zamalo upuca Antuna. Ne željevši da joj brat završi iza rešetaka, odglumi kako ju je lopov napao, i pobjegao.Nakon Nikolina odlaska u Argentinu, i Antunova odlaska u Slavoniju,Marijana je tužna i zbunjena,a Tom joj pomaže te je zavede i ona spava s njime.Ujutro je zamoli da nikome ne govori za njih,a ona posumnja da nije prekinuo s Petrom kao što je rekao. Pita Petru kako je, misleći da je tužna zbog prekida no Petrin je odgvor iznenadi, ona je super.

Nikola Benčić 
Nikola Benčić je fiktivni lik RTL-ove sapunice "Zabranjena ljubav". Nikolu je glumio Marko Čabov od 21. veljače 2006. pa sve do 13. studenoga 2007. godine.

Nikoli je vino u krvi. Dolazi iz poznate slavonske obitelji vinara. Odrastao je okružen grožđem i učio se zanatu od oca. Njegovi planovi su bili da jednom od oca potpuno preuzme obiteljski posao. No sve se to promijenilo kada je buknuo rat. Nikola se prijavio u vojsku jako mlad, slagavši svoje godine. Uskoro se proširio glas o njegovim ratnim uspjesima i odlikovan je za svoja herojstva. No kada je jednom ostavio roditelje, mlađeg brata i sestru same, neprijatelji su zarobili njegovu obitelj kako bi pokazali što se događa herojima poput Nikole. Dok su se brat i sestra skrivali u kući, otac i majka su mučeni i ubijeni. Nikoli je to slomilo srce, ali morao se nastaviti boriti. Kada je rat završio, odlučio je potražiti brata i sestru koji su bili u izbjegličkim kampovima. Marijana je bila sretna što vidi brata. Njena sjećanja na noć koja im je promijenila živote su izblijedjela jer je tada bila jako mlada. No brat Antun ga nije dočekao s takvom dobrodošlicom jer ga je krivio za tragediju koja ih je zadesila. 

Povrijeđen Antunovim odbijanjem, Nikola odlazi u Zagreb kako bi se posvetio usavršavanju u proizvodnji vina. Uskoro je dobio posao u malom vinogradu. Bio je sretan radeći ondje. Nikolin je san da uštedi dovoljno novca kako bi jednom ponovno proizvodio vina pod imenom Benčić. Vinograd u kojem je Nikola radio kupili su Novakovi. Do sada vinograd nije bio pretjerano uspješan, ali Stjepan Novak je bio odlučan to promijeniti. To je uključivalo potrebu da velik broj trenutno zaposlenih radnika zamijeni s novim, školovanim kadrom. Nikoli je bilo žao starijih radnika koji su bili otpušteni. Čak je htio otići u zamjenu za ostanak nekog od njih, ali Stjepan to nije htio dopustiti jer je prepoznao njegov talent za vina. Nikola je uskoro promaknut u glavnog vinara. Hvale na Nikolin račun nisu dobro sjele Borni Novaku koji čezne da on bude taj kojeg Stjepan hvali. Uz to, Nikola se jako dobro slaže s Borninom djevojkom Anom. Istini za volju, dok Ana u Nikoli vidi samo prijatelja, on se potajno nada da će jednog dana njih dvoje postati nešto više. I to se dogodi, nakon Aninog udaljavanja od Borne. Pristaje hodati s Nikolom, a on, ne znajući da ga ona vara s Bornom, gaji pravu ljubav prema njoj. Kad otkrije da ga Ana vara, prekida vezu s njom i zadubljuje se u posao kako ne bi mislio o svojoj velikoj ljubavi, Ani Fijan. Nakon nekog vremena, ponovno se bude osjećaji između njega i Ane. No, on joj nije priznao kako je imao avanturu s Tinom. U noći Tininog vjenčanja, saznaje kako bi dijete koje Tina nosi moglo biti i njegovo. Nakon što je Tina bila u komi mjesec dana, Nikola se vratio Ani, a kasnije mu je i sam Zlatko priznao kako je upravo on bio otac Tininog, sada već pokojnog djeteta. Nikola skriva istinu da je spavao s Tinom od svog brata Antuna, no ubrzo mu je priznaje, što dovodi do tučnjave. Također je bio jedan od osumnjičenih za ubojstvo Zlatka Fijana. 

Zbog Tinine intervencije zatekne Anu i slikara Aleksandra u nezgodnom položaju, te prekine s njom. Ubrzo, Ana povjerava Nikoli strašnu tajnu. Ona je, slučajno, ubila vlastitog oca, te joj Nikola pomogne isplanirati bijeg. Nesretan, vraća se u Zagreb, i nastavlja raditi u vinariji novog imena, Šarić, za Juru Šarića, s kojim se ne slaže pretjerano. Ubrzo odlučuje prodati svoje dionice u vinariji kako bi pomogao bratovoj djevojci, Megi, no nađe se između dvije vatre, Jure i Karoline, koji su oboje zainteresirani za njegove dionice. Dok je jednog dana radio u vinogradu, shvatio je kako ga netko promatra, i to nitko drugi nego Ana, koja mu se ispovijedi kako plan nije uspio, te su ona i Gabi ostale bez novca. Ana i Nikola odluče pobjeći zajedno, te nagovaraju Luku da ih vjenča, što ovaj učini. Zajedno napuste Zagreb.

Luka Laušić 
Luka Laušić je fiktivni lik RTL-ove sapunice "Zabranjena ljubav". Luku glumi Robert Plemić od 27. rujna 2006. godine pa sve do kraja emitiranja serije.

Glumac Robert Plemić je prethodno u seriji imao malu ulogu, igrao je fotografa u prvoj sezoni.

Sin Nade Barić, uvjerene komunistice, i Marinka Ružića, prohrvatski orijentiranog studenta, Luka je već kao dijete bio žrtva okrutnih povijesnih okolnosti. Misleći da ga je Nada izdala jugoslavenskoj tajnoj policiji tijekom Hrvatskog proljeća, Marinko s malim Lukom bježi prema Italiji. Shvativši kako je Luka premalen za tako kompliciran bijeg i u strahu od nemilosrdnih udbaša, Marinko ostavlja sina u crkvi na Krku te bježi u nepoznato. 

Posvojen, raste među dobrim ljudima, ali ne može potisnuti osjećaj izgubljenosti i samoće, zbog kojeg traži utjehu u crkvi i postaje svećenik. Nakon povratka Marinka u Hrvatsku doznaje istinu o sebi i svojoj pravoj obitelji, kojoj se vraća kao odrastao čovjek. Iznimno je inteligentan te posjeduje smisao za humor koji je uvijek odmjeren i pristojan. Istinoljubiv je i pravedan te pomalo idealist. Suočen s nepravdom i nemoralom reagira energično i burno. Dobar je sugovornik i zna slušati, što mu je donekle i profesionalna deformacija. 

Uvijek pokušava biti objektivan, osim kad je riječ o crkvenim dogmama, gdje je nepopustljiv. Iako mu se ljudi vole povjeravati i tražiti od njega savjete, on sam rijetko dovoljno vjeruje sugovorniku da bi mu pokazao svoju pravu nutrinu. Iza maske prijateljskog, dobronamjernog svećenika zapravo se skriva nesiguran i duboko sumnjičav čovjek u kojemu nastaje ozbiljan problem s vlastitim identitetom. Rastrgan između svojih osjećaja i profesionalnih odgovornosti, Luka se našao pred teškom odlukom... zbog koje bi mogao gorjeti u paklu...njegove simpatije prema Ivi su očite i ona je za njega potencijalni izvor grijeha...zabranjena ljubav... Nakon povratka oca Marinka u Hrvatsku, Luka i on se zbližavaju, time zapostavljajući Nadu. Nakon sukoba s lokalnim dilerima, osjeća se loše zbog povrijeđivanja čovjeka, koji mu je prijetio smrću. Sretan je što su se njegovi roditelji ponovno zbližili. Dvoumi se oko svog izbora, te namjerava napustiti svećensku službu, možda baš zato što nešto osjeća prema Ivi, no usprkos što je dijelio s Ivom zabranjene poljupce, ostaje pri svom izboru, što rezultira Ivinim odlaskom iz zemlje. Nakon Tomova dolaska Luka odluči upoznati brata, ali svakim danom sve više sumnja u njega i njegove namjere prema Petri te se počinju svađati i završe u boksačkom klubu. Nada je šokirana kad vidi njihovu tučnjavu u boksačkom ringu.

U posljednjoj epizodi serije, zajedno sa Petrom Luka napusti Hrvatsku.

Marinko Ružić 
Marinko Ružić je fiktivni lik RTL-ove sapunice "Zabranjena ljubav". Marinka glumi Frano Lasić od 29. prosinca 2006. godine pa sve do kraja emitiranja serije.

Marinko je Lukin otac, i bivši Nadin dečko. U vrijeme partizana, bježao je iz Hrvatske, zajedno s Nadom i Lukom, te na putu izlaska iz zemlje, odvojili su se. Nadu su uhvatili i rekli joj da drže njenog dečka i dijete, te da će morati priznati svu istinu i izdati ostale Marinkove prijatelje, ako ne želi da njen dečko i dijete umru. Nada je sve priznala, i tako zapečatila svoju sudbinu, čuvši da su i Luka i Marinko preminuli. No, istina je bila drugačija. 

Marinko je otišao, uvjeren da ga je Nada izdala, i ostavio je Luku pred vratima samostana. On je otišao u SAD, gdje je bio zadužen za šverc oružja u Hrvatsku, za vrijeme Domovinskog rata. Vraća se u Hrvatsku u noći 31. prosinca 2006., kada ga Luka dovede u Nadin stan. Nada mu isprve ne može oprostiti što joj nije napisao kako su on i Luka živi, no naposljetku sve dođe na svoje, i par ostane zajedno. Trenutno oboje vode Nadin kafić, a Marinko pokušava pomoći mladom Antunu Benčiću da stane na pravi put.

Dolaskom starog prijatelja Berislava, Marinko i on se mire, i ovaj mu nudi posao u tvrtki "Globus Trans". Nakon što je Marijana bila oteta putem njihova kamiona, dovedena je racija, i otkriveno je kako se tvrtka bavila prodajom ljudi. Stvar je dodatno komplicirana što u papirima stoji kako je Marinko vlasnik tvrtke. Uskoro, Marinka razveseli i iznenadi dolazak njegovog starijeg sina, Toma.

Nakon što je ispalo kako je Berislav kriv za Marinkov odlazak u zatvor, Tom savjetuje Marinku da ga se riješi. Tom potom ubija Berislava, a Marinka grize savjest.

U posljednjoj epizodi serije, Marinko priznaje Nadi kako je zbog Toma završio u zatvoru, te da ju je prevario s Eleonorom Šarić. Nada mu govori kako mu nikada neće oprostiti jer to ne zaslužuje, a zatim spakira kofere i napusti Zagreb.

Jure Šarić 
Jure Šarić je fiktivni lik RTL-ove sapunice "Zabranjena ljubav". Juru glumi Zoran Gogić od 6. studenoga 2006. godine pa sve do kraja emitiranja serije.

Jure je jednostavan, ali samouvjeren i inteligentan muškarac. Arogantan je i uživa u pokazivanju svoje statusne superiornosti. Poslovno i privatno vrlo je snažna osoba koja ne izbjegava obračune i zna se suprotstaviti neprijateljima. Premda radoholičar, Jure se zna opustiti i uživati. Iako mu novac već dugo vremena nije problem, nije mu teško zaprljati ruke i primiti se bilo kojeg fizičkog posla. Rođen u Gospiću, u siromašnoj radničkoj obitelji, oduvijek je pokazivao izrazitu samostalnost i sklonost dobroj životnoj organizaciji. Nakon srednje škole upućuje se put Njemačke kao radnik na gradilištu. Hrabar i neisfrustriran zbog teškog rada, pokazuje se kao odgovoran radnik te predanim radom dolazi do mjesta šefa gradilišta. Iza sebe ima propali brak zbog svoje nevjere... i dvoje djece koji žive s majkom u Njemačkoj. U potrazi je za ženom koja će ga ponovno usrećiti i s kojom će upotpuniti svoju viziju sretne hrvatske obitelji. Nada se kako će jednog dana njegova djeca ponovno biti blizu njega. Misli da je Biserka rješenje njegovih problema: pristojna i skromna, vrijedna kućanica s kojom će ugodno provoditi vrijeme pod stare dane. No, Karolinina pojava poremetit će Jurine planove. Iako je ispočetka mislio kako je Karolina dobra žena, upoznao je njezinu pravu stranu kada ju je ugledao kako namjerava ukrasti novac od siročadi kako bi spasila vinariju. Jure predlaže Borni da on kupi vinariju, no uz to, mjenja i ime vinarije. Nakon Bibinog povratka iz Australije, on i Biba su si bliži, te se Jure useljava u stan Lončarevih. Nakon kupnje vinarije "Novak", među prvim poslovnim potezima mu je i otkaz Borni Novaku, kojeg je otpustio nakon što je ovaj blatio njegovo ime njemu pred nosom (nesvjesno da je Jure u prostoriji). Iako je sretan u vezi s Biserkom, Juru privlači i fatalna Karolina, što će se pokazati kobnim, kad provede noć s Karolinom. Biba ga ostavlja, no pristaje mu dati drugu šansu, no uzalud, jer ih Karolina i drugi put uspjeva razdvojiti. Biba mu obznani kako odlazi, govorivši mu kako je napokon shvatila da ga ne voli. Shrvani Jure ostaje sam, bez ičije podrške, no ni ne sluti što mu sve sprema Karolina.

No, uskoro mu se u grad vrati kćer Mirna, koja mu jasno da do znanja kako se ne namjerava previše zadržavati. Odlučan zadržati je što više u Zagrebu, Jure potplaćuje Bornu da snimi Mirnin CD. Juri trenutno cvjetaju ruže i na ljubavnom planu, s obzirom na to da se on i Karolina počinju sve više i više zbližavati.

U posljednjoj epizodi serije, Karolina se odbija udati za Juru i ostavlja ga pred oltarom, zbog čega je on kasnije ubije.

Likovi predstavljeni 2007. godine

Angelina Kovač 
Angelina Kovač je fiktivni lik RTL-ove sapunice "Zabranjena ljubav". Angelinu glumi Danira Gović od 2. veljače 2007. godine pa sve do kraja emitiranja serije.

Angelina je djevojka čije podrijetlo nije poznato. Jednog dana, pojavila se na vratima salona "Dunja" tražeći posao. Dunja se sažalila nad Angelinom, i dala joj posao, no ipak je postala sumnjičava prema njoj, te ju je odlučila pratiti kako bi otkrila tko je Angelina. Dunja otkriva kako je Angelina zapravo beskućnica, koja je spavala u vlastitom automobilu. Odlučuje je primiti u stan, na što Angelina pristaje, uz Franjino oklijevanje. Uz to, jednog dana joj je u salon ušao bivši vlasnik stana u kojem je ona boravila, te ju je napao, no obranio ju je Borna, u kojeg se Angelina odmah zaljubila, no ubrzo je uvidjela da ona nije Bornin tip osobe. Trenutno i dalje radi u Dunjinom salonu, i ona, Dunja i Franjo su postali veliki prijatelji. No, Angelina i dalje čezne za Bornom, te naposljetku spavaju zajedno. Ubrzo shvaća kako ju je Borna slagao, te kako je s njom spavao iz sažaljenja. Nakon dosta ljutnje i svađa, ona i Borna se pomire.

Uskoro u grad stigne tajanstveni muškarac, koji se predstavi kao Angelinin muž. Otkriva se cijela istina - Angelina je u braku, i ne zove se Angelina, već Slavica. Otišla je od muža jer ju je on tukao i maltretirao. Zbog svoje sigurnosti, Borna je odvede u svoju kuću, ali ju je i tamo njezin suprug pronašao. Uskoro Borna ode u Charlijev lokal. Od njega posuđuje snagatora pomoću kojeg su prisilili Angelininog muža da potpiše zahtjev za razvod. Kad to Angelina sazna, naljuti se na Bornu i vrati se natrag Dunji i Franji. Iako ostali likovi u to ne sumnjaju, Angelina je ljubomorna na Dunjin i Franjov brak, te tko zna dokle će doći njena ljubomora. Nakon što sazna da je Dunja trudna, a to još više poveže nju i Franju, odluči se osvetiti Dunji nakon male prepirke. Svakim danom je sve ljubomornija i bjesnija te odluči ubiti sebe i Franju tako što izleti s ceste. Oboje prežive, a ona brzo odlazi uništiti pismo u kojem piše da voli Franju te da će se zato ubiti. U tome uspije, ali zbuni Tinu, Jakova i Dunju poljubivši Jakova te pomisle da je zaljubljena u njega. 

Nakon što Dunja ponovno doživi pobačaj, Angelina ne pokazuje svoje prave osjećaje, da žaluje zajedno s bračnim parom. Ubrzo u grad stiže Dunjina sestra, Ljiljana, kojoj se Angelina ne svidi na prvi pogled, a dvije žene zarate kad Ljiljana uhvati Angelinu kako nosi lažni jastučić ispod trbuha. Nakon svađe, koju Angelina okrene u svoju korist, pristaje postati surogat majka Dunjina i Franjina djeteta. Usprkos prvotnom protivljenju, bračni par je oduševljen tom idejom, no prave Angelinine planove ne znaju.

Na kraju serije, ona ipak ne rodi Dunjino i Franjino dijete, te završi na psihijatriji.

Mirna Šarić 
Mirna Šarić je fiktivni lik RTL-ove sapunice "Zabranjena ljubav". Mirnu glumi Lorena Nosić od 27. studenoga 2007. godine pa sve do kraja emitiranja serije.

Glumica Lorena Nosić je prethodno u seriji imala malu ulogu, igrala je lik Sande Mikšić u drugoj sezoni.

Mirna je kćer Jure Šarića i Eleonore Šarić. Od malih nogu se zanimala za glazbu, i taj san joj se ostvario, te je danas cijenjena pijanistica. Nakon razvoda svojih roditelja, ostala je živjeti s majkom i bratom u Njemačkoj. Uvijek je krivila oca jer ga je smatrala krivim za raspad braka.

Dolaskom u Zagreb, susreće se s ocem, te pristaje živjeti pod njegovim krovom u vrijeme svog posjeta. Susreće se i s Bornom Novakom, koji joj obećaje kako će izdati njen CD. Mirna ni ne sluti kako je to sve plan između Jure i Borne.

Mirna je također i prijateljica Karoline Novak, Jurine nove ljubavi. Prva je osoba kojoj je Karolina povjerila kako ima rak dojke. Nakon što Karolina dođe u njihovu kuću na oporavak, ona joj pomaže. Borna se posvađa s Karolinom i Jurom te Mirni kaže kako mu je Jura platio za snimanje njenog CD-a. Ona se ponovo razočara u svog oca ali i u Bornu. Usprkos razočaranju u Bornu i u Juru, Borna i Mirna nastavljaju sa svojom vezom. Uskoro u grad dolazi Mirnin brat Ivica, što Mirnu, a i Juru oduševi.

Na kraju serije, ona prekida s Bornom, nakon što ju je prevario s Tinom.

Gostujući likovi

Stela Vidak 
Stela Vidak je fiktivni lik RTL-ove sapunice "Zabranjena ljubav". Stelu je glumila poznata glumica Matija Prskalo od početka emitiranja serije, pa sve do do 16. studenoga 2006. godine. Otišla je u Los Angeles zajedno sa Jennifer i Lucijom.

Aleksandar "Saša" Barić 
Aleksandar "Saša" Barić je fiktivni lik RTL-ove sapunice "Zabranjena ljubav". Sašu je glumio Andrej Dojkić od 6. siječnja 2005. do 22. veljače 2006. godine. Trenutno je u Italiji, gdje je preuzeo očev posao nakon njegove smrti.

Maksimilijan "Max" Barić 
Maksimilijan "Max" Barić je fiktivni lik RTL-ove sapunice "Zabranjena ljubav". Maxa je glumio Žarko Savić od 5. siječnja do 19. rujna 2005. godine. Preminuo je od srčanog udara.

Marko Vuković 
Marko Vuković je fiktivni lik RTL-ove sapunice "Zabranjena ljubav". Marka je glumio Krunoslav Klabučar od 24. svibnja 2005. do 11. siječnja 2006. godine. Trenutno se nalazi u zatvoru zbog ubojstva Leona Bauera, te zbog kidnapiranja svoje bivše djevojke Petre Novak.

Filipa Budicin 
Filipa Budicin je fiktivni lik RTL-ove sapunice "Zabranjena ljubav". Filipu je glumila Maja Nekić u razdoblju od 7. listopada 2005. do 29. listopada 2007.

Filipa je Lanina teta i Vesnina sestra. Nakon što je Vesna završila u zatvoru, Filipa dobiva skrbništvo nad Lanom i dolazi iz Istre u Zagreb, ali gubi skrbništvo nakon što Lana završi na liječenju zbog ovisnosti o drogi. Za vrijeme svog boravka u Zagrebu, Filipa se bavila raznim poslovima, od prodaje kozmetike i ženskog donjeg rublja do rađenja na hotline-u. Bila je u ljubavnoj vezi s Jakovom Barišićem, ali nakon propalog vjenčanja s njim vratila se u Istru svojim roditeljima.

Gabrijela Fijan 
Gabrijela Fijan je fiktivni lik RTL-ove sapunice "Zabranjena ljubav". Gabrijelu je glumila Barbara Vicković od 12. svibnja 2006. do 29. lipnja 2007. godine. Pobjegla je s Anom i Nikolom u Argentinu.

Andrea Kirin 
Andrea Kirin je fiktivni lik RTL-ove sapunice "Zabranjena ljubav". Andreu je glumila Vanda Božić od 23. ožujka do 20. prosinca 2006. godine. 

Andrea je bila sa Karolinom u zatvoru u Austriji. Nakon izlaska iz zatvora, pojavljuje se u Karolininoj kući. Karolina se boji da bi Andrea mogla otkriti njene tajne, pa je zapošljava kao kućnu pomoćnicu kod obitelji Novak. Nakon što je Karolina pokuša ubiti, Andrea je počne ucjenjivati pa tako Karolina biva prinuđena surađivati sa Andreom u krijumčarenju droge i zlata. Ipak, Andrea ne prestaje ucjenjivati Karolinu, te nakon što je Karolina ponovo pokuša ubiti, daje otkaz, te nestaje na neodređeno vrijeme. Prije odlaska, Andrea je odala Petri sve Karolinine tajne, te prereže kočnice na Karolininom autu, zbog čega Karolina i Petra dožive prometnu nesreću.

U međuvremenu se Andrea udružuje sa Borom Krstićem, koji se lažno predstavlja kao Denis Majstorović, te se vraća u Zagreb kako bi se osvetila Karolini. Uspijeva ukrasti veliku sumu novca sa Karolininog računa u banci, te zajedno sa Borom planira pobjeći iz Zagreba, ali Boro uzima sav novac i odlazi sam. Ostavši bez novca, Andrea se zapošljava kao konobarica u kafiću Nana, te se ponovo udružuje sa Karolinom kako bi se osvetile Bori. Zajedno odlaze u Vojvodinu kako bi mu se osvetile i vratile ukradeni novac. U tome i uspijevaju nakon što Andrea ubije Boru. Nakon Borinog ubojstva, Andrea dobiva svoj dio novca i planira pobjeći iz Hrvatske, ali je Karolina prijavljuje policiji, te Andrea završi u zatvoru.

Dora Lončar 
Dora Lončar je fiktivni lik RTL-ove sapunice "Zabranjena ljubav". Doru je glumila Monika Nuši od 15. veljače 2006. pa sve do 9. studenoga 2007. godine. Trenutno živi u Australiji zajedno s Ivom, Bibom i Matijinom obitelji.

Tom Ružić 
Tom Ružić je fiktivni lik RTL-ove sapunice "Zabranjena ljubav". Toma je glumio Goran Vrbanić, od 14. studenoga do 21. prosinca 2007. godine. Od 1. siječnja 2008. do kraja emitiranja serije Toma je nastavio glumiti Mario Lukajić. 

Tom je Marinkov sin i Lukin polubrat. Svoj život je većinom proveo u SAD-u, zajedno sa svojom majkom Barbarom i ocem Marinkom. U vrijeme kada je Marinko završio u zatvoru, Barbara i Tom su pobjegli iz grada, jer Barbara nije htjela da Tom odrasta u okruženju u kojem ga se smatra sinom ubojice. Tom, kao i svoj otac, obožava Hrvatsku.

Nakon mnogo godina, Tom se vraća u Zagreb, i upada u Nadin stan nenajavljeno, taman usred svađe Nade, Marinka i Luke. Nada i Luka su šokirani i iznenađeni kad Tom nazove Marinka ocem, svjesni da je Tom još jedna tajna koju im je Marinko prešutio. Usprkos svemu, Nada i Luka prihvaćaju Toma u njihov dom, a Marinko je sretan što je nakon toliko davno izgubljeni sin napokon uz njega. Tom priznaje Marinku kako je Barbara umrla od raka prije nekoliko mjeseci, te ga je stoga odlučio potražiti.

Nakon upoznavanja situacije oko Berislava i tvrtke "Globus Trans", Tom nagovara Marinka da prekine suradnju s Berislavom. Berislav tada šokira Marinka govoreći mu kako je novac za oružje kojeg je slao iz SAD-a dospio u druge ruke, i oružje nikad nije bilo plaćeno tim novcem. Tom se razljuti kad shvati da je uzalud odrastao bez oca. Odlučan je osvetiti se čovjeku koji je pokrao taj novac, a nakon što sazna o kojem se čovjeku radi, Tom planira svoju osvetu, te počne prijetiti dotičnom Branku Mandiću. Ubrzo, Tom predlaže Marinku da se i sam osveti Branku, pokazujući mu pištolj s kojim bi trebao sprovesti svoj koban plan.

Tom trenutno pokazuje interes za Petru, koja se odlučuje preseliti kod Nade, nakon što je odlučila prodati vilu Novak. Nakon što sazna da je pravi lopov Berislav odlučuje nešto poduzeti. Marinko odbija ubiti Berislava, a Tom ih iznenadi te Marinku otima pištolj i ustrijeli Berislava koji na mjestu ostane mrtav. Marinko preuredi mjesto zločina, tako da policija pomisli da je Berislav počinio samoubojstvo. Marinko ga nazove hladnokrvnim ubojicom i savjetuje mu da se vrati u SAD-e. No, Tom ne odustaje, te je Marinko prisiljen uposliti ga u Globus Transu. Što se tiče ljubavi, Tom je oduvijek bio ženskaroš, te je tako održavao istovremeno vezu s Marijanom i Petrom, no nakon što Petra, uz pomoć Luke, otkrije Tomovu tajnu vezu s Marijanom, ostavlja ga. Zbog svog čina, Tom izgubi Nadino i Lukino poštovanje.

U posljednjoj epizodi serije, Marijana ga ubija nakon što ju je silovao.

Ivica Šarić 
Ivica Šarić je fiktivni lik RTL-ove sapunice "Zabranjena ljubav". Ivicu glumi Ozren Domiter od 11. veljače 2008. godine pa sve do kraja emitiranja serije.

Nemirnog duha i buntovne naravi, Ivica stiže u Zagreb, bježeći iz Njemačke od svoje majke Eleonore. Dolazi na vrata očeve kuće, i susreće se s Karolinom, te dolazi do incidenta, s obzirom na to da ga je Karolina zamijenila s lokalnim delinkventima. Usprkos Jurinom i Mirninom oduševljenju, taj osjećaj im splasne kad saznaju da je Ivica napustio školu, i pobjegao od kuće kako bi se u Zagrebu profesionalno bavio košarkom.

U posljednjoj epizodi serije, zajedno sa svojom djevojkom Larom napusti Zagreb.

Eleonora Šarić 
Eleonora Šarić je fiktivni lik RTL-ove sapunice "Zabranjena ljubav". Eleonoru glumi Sandra Bagarić od 14. ožujka 2008. godine pa sve do kraja emitiranja serije. Eleonora je bivša žena Jure Šarića sa kojim ima dvoje djece, Mirnu i Ivicu. Imala je ljubavnu aferu sa Nadinim mužem, Marinkom.

Likovi iz televizijskih serija